До списку лускокрилих Франції віднесені метелики, зареєстровані в континентальній Франції та Корсиці.

Денні метелики

Hesperiidae
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus alveus (Hubner, 1803)
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910)
Pyrgus bellieri (Oberthur, 1910)
Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839)
Pyrgus carlinae (Rambur, 1839)
Pyrgus carthami (Hubner, 1813)
Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Pyrgus sidae (Esper, 1784)
Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Spialia therapne (Rambur, 1832)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae
Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Aricia eumedon (Esper, 1780)
Aricia nicias (Meigen, 1830)
Cacyreus marshalli Butler, 1898
Callophrys avis Chapman, 1909
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Cupido osiris (Meigen, 1829)
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Laeosopis roboris (Esper, 1789)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
Plebejus glandon (de Prunner, 1798)
Plebejus pyrenaica (Boisduval, 1840)
Plebejus orbitulus (de Prunner, 1798)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
Plebejus bellieri (Oberthur, 1910)
Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
Plebejus trappi Verity, 1927
Plebejus optilete (Knoch, 1781)
Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polyommatus dolus (Hubner, 1823)
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus coridon (Poda, 1761)
Polyommatus hispana (Herrich-Schaffer, 1852)
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
Polyommatus escheri (Hubner, 1823)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
Pseudophilotes baton (Bergstrasser, 1779)
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Satyrium esculi (Hubner, 1804)
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Tomares ballus (Fabricius, 1787)

Nymphalidae
Aglais ichnusa (Bonelli, 1826)
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
Argynnis elisa Godart, 1823
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Boloria graeca (Staudinger, 1870)
Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)
Boloria pales (Denis & Schiffermuller, 1775)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
Boloria titania (Esper, 1793)
Boloria eunomia (Esper, 1799)
Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha corinna (Hubner, 1804)
Coenonympha dorus (Esper, 1782)
Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha tullia (Muller, 1764)
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)
Erebia aethiopellus (Hoffmannsegg, 1806)
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
Erebia calcaria Lorkovic, 1953 — гірняк крейдяний
Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
Erebia epiphron (Knoch, 1783)
Erebia epistygne (Hubner, 1819)
Erebia euryale (Esper, 1805)
Erebia gorge (Hubner, 1804)
Erebia gorgone Boisduval, 1833
Erebia hispania Butler, 1868
Erebia lefebvrei (Boisduval, 1828)
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Erebia manto (Denis & Schiffermuller, 1775)
Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Erebia melampus (Fuessly, 1775)
Erebia meolans (Prunner, 1798)
Erebia mnestra (Hubner, 1804)
Erebia montanus (de Prunner, 1798)
Erebia neoridas (Boisduval, 1828)
Erebia oeme (Hubner, 1804)
Erebia ottomana Herrich-Schaffer, 1847
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Erebia pharte (Hubner, 1804)
Erebia pluto (de Prunner, 1798)
Erebia pronoe (Esper, 1780)
Erebia rondoui Oberthur, 1908
Erebia scipio Boisduval, 1832
Erebia sthennyo Graslin, 1850
Erebia styx (Freyer, 1834)
Erebia sudetica Staudinger, 1861
Erebia triarius (de Prunner, 1798)
Erebia tyndarus (Esper, 1781)
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Euphydryas cynthia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euphydryas desfontainii (Godart, 1819)
Euphydryas intermedia (Menetries, 1859)
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
Hipparchia neomiris (Godart, 1822)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Hipparchia aristaeus (Bonelli, 1826)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)
Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836)
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Lasiommata paramegaera (Hubner, 1824)
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Limenitis reducta Staudinger, 1901
Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melanargia lachesis (Hubner, 1790)
Melanargia occitanica (Esper, 1793)
Melanargia russiae (Esper, 1783)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea aurelia Nickerl, 1850
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea deione (Geyer, 1832)
Melitaea diamina (Lang, 1789)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
Melitaea varia Meyer-Dur, 1851
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
Oeneis glacialis (Moll, 1783)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polygonia egea (Cramer, 1775)
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
Satyrus actaea (Esper, 1781)
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Vanessa virginiensis (Drury, 1773)

Papilionidae
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio alexanor Esper, 1800
Papilio hospiton Guenee, 1839 — косатець корсиканський
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775)
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Pieridae
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias croceus (Fourcroy, 1785)
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
Colias phicomone (Esper, 1780)
Euchloe ausonia (Hubner, 1804)
Euchloe insularis (Staudinger, 1861)
Euchloe simplonia (Freyer, 1829)
Euchloe tagis (Hubner, 1804)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)
Leptidea reali Reissinger, 1990
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris bryoniae (Hubner, 1806)
Pieris ergane (Geyer, 1828)
Pieris mannii (Mayer, 1851)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pontia callidice (Hubner, 1800)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Молі

Adelidae
Adela albicinctella Mann, 1852
Adela australis (Heydenreich, 1851)
Adela croesella (Scopoli, 1763)
Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Adela mazzolella (Hubner, 1801)
Adela paludicolella Zeller, 1850
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
Adela violella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cauchas albiantennella (Burmann, 1943)
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
Nematopogon metaxella (Hubner, 1813)
Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
Nemophora associatella (Zeller, 1839)
Nemophora barbatellus (Zeller, 1847)
Nemophora congruella (Zeller, 1839)
Nemophora cupriacella (Hubner, 1819)
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
Nemophora metallica (Poda, 1761)
Nemophora minimella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nemophora mollella (Hubner, 1813)
Nemophora ochsenheimerella (Hubner, 1813)
Nemophora pfeifferella (Hubner, 1813)
Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
Nemophora raddaella (Hubner, 1793)
Nemophora violellus (Herrich-Schaffer in Stainton, 1851)

Alucitidae
Alucita bidentata Scholz & Jackh, 1994
Alucita cancellata (Meyrick, 1908)
Alucita cymatodactyla Zeller, 1852
Alucita desmodactyla Zeller, 1847
Alucita grammodactyla Zeller, 1841
Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
Alucita huebneri Wallengren, 1859
Alucita palodactyla Zeller, 1847
Alucita tridentata Scholz & Jackh, 1994
Alucita zonodactyla Zeller, 1847
Pterotopteryx dodecadactyla Hubner, 1813

Argyresthiidae
Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia brockeella (Hubner, 1813)
Argyresthia conjugella Zeller, 1839
Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
Argyresthia fundella (Fischer von Roslerstamm, 1835)
Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Argyresthia retinella Zeller, 1839
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
Argyresthia spinosella Stainton, 1849
Argyresthia submontana Frey, 1871
Argyresthia amiantella (Zeller, 1847)
Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
Argyresthia buvati Gibeaux, 1992
Argyresthia chrysidella Peyerimhoff, 1877
Argyresthia dilectella Zeller, 1847
Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
Argyresthia laevigatella Herrich-Schaffer, 1855
Argyresthia praecocella Zeller, 1839
Argyresthia reticulata Staudinger, 1877
Argyresthia thuriferana Gibeaux, 1992
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

Autostichidae
Apatema impunctella Amsel, 1940
Apatema mediopallidum Walsingham, 1900
Aprominta cryptogamarum (Milliere, 1872)
Deroxena venosulella (Moschler, 1862)
Donaspastus delicatella (Walsingham, 1901)
Dysspastus fallax (Gozmany, 1961)
Dysspastus perpygmaeella (Walsingham, 1901)
Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965
Oegoconia deauratella (Herrich-Schaffer, 1854)
Oegoconia huemeri Sutter, 2007
Oegoconia novimundi (Busck, 1915)
Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965
Stibaromacha ratella (Herrich-Schaffer, 1854)
Symmoca caliginella Mann, 1867
Symmoca cinerariella (Mann, 1859)
Symmoca oenophila Staudinger, 1871
Symmoca orphnella Rebel, 1893
Symmoca signatella Herrich-Schaffer, 1854
Symmoca signella (Hubner, 1796)
Symmocoides oxybiella (Milliere, 1872)
Telephirca quadrifariella (Mann, 1855)

Batrachedridae
Batrachedra parvulipunctella Chretien, 1915
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae
Bedellia ehikella Szocs, 1967
Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
Hypatopa inunctella Zeller, 1839
Hypatopa segnella (Zeller, 1873)
Neoblastobasis ligurica Nel & Varenne, 2004
Tecmerium anthophaga (Staudinger, 1870)
Tecmerium mnemosynella (Milliere, 1876)
Tecmerium rosmarinella (Walsingham, 1901)

Brachodidae
Brachodes funebris (Feisthamel, 1833)
Brachodes laeta (Staudinger, 1863)

Brahmaeidae
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermuller, 1775)

Bucculatricidae
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
Bucculatrix alaternella Constant, 1890
Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
Bucculatrix albella Stainton, 1867
Bucculatrix albiguttella Milliere, 1886
Bucculatrix alpina Frey, 1870
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schaffer, 1855
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schaffer, 1855
Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
Bucculatrix cantabricella Chretien, 1898
Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
Bucculatrix clavenae Klimesch, 1950
Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
Bucculatrix diffusella Menhofer, 1943
Bucculatrix fatigatella Heyden, 1863
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
Bucculatrix helichrysella Constant, 1889
Bucculatrix humiliella Herrich-Schaffer, 1855
Bucculatrix lavaterella Milliere, 1865
Bucculatrix maritima Stainton, 1851
Bucculatrix myricae Ragonot, 1879
Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
Bucculatrix orophilella Nel, 1999
Bucculatrix pyrenaica Nel & Varenne, 2004
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
Bucculatrix santolinella Walsingham, 1898
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Castniidae
Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Chimabachidae
Dasystoma salicella (Hubner, 1796)
Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
Choreutis diana (Hubner, 1822)
Choreutis nemorana (Hubner, 1799)
Choreutis pariana (Clerck, 1759)
Prochoreutis holotoxa (Meyrick, 1903)
Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
Tebenna micalis (Mann, 1857)
Tebenna pretiosana (Duponchel, 1842)

Cimeliidae
Axia margarita (Hubner, 1813)
Axia napoleona Schawerda, 1926

Coleophoridae
Augasma aeratella (Zeller, 1839)
Coleophora absinthii Wocke, 1877
Coleophora absinthivora Baldizzone, 1990
Coleophora achaenivora Hofmann, 1877
Coleophora acrisella Milliere, 1872
Coleophora acutiphaga Baldizzone, 1982
Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
Coleophora adjectella Hering, 1937
Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
Coleophora adspersella Benander, 1939
Coleophora aestuariella Bradley, 1984
Coleophora afrosarda Baldizzone & Kaltenbach, 1983
Coleophora ahenella Heinemann, 1877
Coleophora albella (Thunberg, 1788)
Coleophora albicans Zeller, 1849
Coleophora albicella Constant, 1885
Coleophora albicosta (Haworth, 1828)
Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coleophora albilineella Toll, 1960
Coleophora albitarsella Zeller, 1849
Coleophora albulae Frey, 1880
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
Coleophora algidella Staudinger, 1857
Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
Coleophora alticolella Zeller, 1849
Coleophora altivagella Toll, 1952
Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
Coleophora amethystinella Ragonot, 1855
Coleophora anatipenella (Hubner, 1796)
Coleophora anitella Baldizzone, 1985
Coleophora antennariella Herrich-Schaffer, 1861
Coleophora arctostaphyli Meder, 1934
Coleophora argenteonivea Walsingham, 1907
Coleophora argentula (Stephens, 1834)
Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
Coleophora asteris Muhlig, 1864
Coleophora asthenella Constant, 1893
Coleophora astragalella Zeller, 1849
Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
Coleophora auricella (Fabricius, 1794)
Coleophora ballotella (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Coleophora bassii Baldizzone, 1989
Coleophora betulella Heinemann, 1877
Coleophora bifrondella Walsingham, 1891
Coleophora bilineatella Zeller, 1849
Coleophora bilineella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora binderella (Kollar, 1832)
Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843)
Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
Coleophora brunneosignata Toll, 1944
Coleophora burmanni Toll, 1952
Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
Coleophora caespititiella Zeller, 1839
Coleophora calycotomella Stainton, 1869
Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972
Coleophora centaureivora Baldizzone, 1998
Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839
Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
Coleophora chretieni Baldizzone, 1979
Coleophora ciconiella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora cinerea Toll, 1953
Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
Coleophora congeriella Staudinger, 1859
Coleophora conspicuella Zeller, 1849
Coleophora conyzae Zeller, 1868
Coleophora coracipennella (Hubner, 1796)
Coleophora cornutella Herrich-Schaffer, 1861
Coleophora coronillae Zeller, 1849
Coleophora corsicella Walsingham, 1898
Coleophora coxi Baldizzone & van der Wolf, 2007
Coleophora cracella (Vallot, 1835)
Coleophora currucipennella Zeller, 1839
Coleophora cyrniella Rebel, 1926
Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
Coleophora delmastroella Baldizzone, 2000
Coleophora dentiferella Toll, 1952
Coleophora deviella Zeller, 1847
Coleophora dianthi Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora dianthivora Walsingham, 1901
Coleophora didymella Chretien, 1899
Coleophora dignella Toll, 1961
Coleophora directella Zeller, 1849
Coleophora discordella Zeller, 1849
Coleophora ditella Zeller, 1849
Coleophora dubiella Baker, 1888
Coleophora eupepla Gozmany, 1954
Coleophora eupreta Walsingham, 1907
Coleophora femorella Walsingham, 1898
Coleophora flaviella Mann, 1857
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
Coleophora fringillella Zeller, 1839
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
Coleophora fuscocuprella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora fuscolineata Walsingham, 1898
Coleophora galatellae Hering, 1942
Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
Coleophora gallipennella (Hubner, 1796)
Coleophora gardesanella Toll, 1954
Coleophora gaviaepennella Toll, 1952
Coleophora genistae Stainton, 1857
Coleophora glaucicolella Wood, 1892
Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
Coleophora granulatella Zeller, 1849
Coleophora gryphipennella (Hubner, 1796)
Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
Coleophora helianthemella Milliere, 1870
Coleophora helichrysiella Krone, 1909
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
Coleophora hermanniella Walsingham, 1898
Coleophora hieronella Zeller, 1849
Coleophora hospitiella Chretien, 1915
Coleophora hyssopi Toll, 1961
Coleophora ibipennella Zeller, 1849
Coleophora idaeella Hofmann, 1869
Coleophora insulicola Toll, 1942
Coleophora inulae Wocke, 1877
Coleophora involucrella Chretien, 1905
Coleophora iperspinata Baldizzone & Nel, 2003
Coleophora juncicolella Stainton, 1851
Coleophora jynxella Baldizzone, 1987
Coleophora kasyi Toll, 1961
Coleophora kautzi Rebel, 1933
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
Coleophora laricella (Hubner, 1817)
Coleophora lassella Staudinger, 1859
Coleophora ledi Stainton, 1860
Coleophora lessinica Baldizzone, 1980
Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora lineata Toll, 1960
Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
Coleophora linosyridella Fuchs, 1880
Coleophora linosyris Hering, 1937
Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
Coleophora lixella Zeller, 1849
Coleophora longicornella Constant, 1893
Coleophora luciennella Nel, 1992
Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
Coleophora luteolella Staudinger, 1880
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
Coleophora macrobiella Constant, 1885
Coleophora maritimarum Baldizzone, 2004
Coleophora maritimella Newman, 1863
Coleophora mausolella Chretien, 1908
Coleophora mayrella (Hubner, 1813)
Coleophora medelichensis Krone, 1908
Coleophora mediterranea Baldizzone, 1990
Coleophora meridionella Rebel, 1912
Coleophora millefolii Zeller, 1849
Coleophora milvipennis Zeller, 1839
Coleophora motacillella Zeller, 1849
Coleophora murciana Toll, 1960
Coleophora musculella Muhlig, 1864
Coleophora narbonensis Baldizzone, 1990
Coleophora neli Baldizzone, 2000
Coleophora niveiciliella Hofmann, 1877
Coleophora niveicostella Zeller, 1839
Coleophora niveistrigella Wocke, 1877
Coleophora nubivagella Zeller, 1849
Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
Coleophora obscenella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora obtectella Zeller, 1849
Coleophora occitana Baldizzone, 1989
Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
Coleophora ochripennella Zeller, 1849
Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
Coleophora ononidella Milliere, 1879
Coleophora onopordiella Zeller, 1849
Coleophora orbitella Zeller, 1849
Coleophora oriolella Zeller, 1849
Coleophora ornatipennella (Hubner, 1796)
Coleophora otidipennella (Hubner, 1817)
Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
Coleophora paramayrella Nel, 1993
Coleophora paripennella Zeller, 1839
Coleophora partitella Zeller, 1849
Coleophora peisoniella Kasy, 1965
Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coleophora peribenanderi Toll, 1943
Coleophora picardella Suire, 1934
Coleophora potentillae Elisha, 1885
Coleophora praecursella Zeller, 1847
Coleophora pratella Zeller, 1871
Coleophora preisseckeri Toll, 1942
Coleophora prunifoliae Doets, 1944
Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
Coleophora pseudorepentis Toll, 1960
Coleophora pseudosquamosella Baldizzone & Nel, 2003
Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910
Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874
Coleophora punctulatella Zeller, 1849
Coleophora pyrenaica Baldizzone, 1980
Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
Coleophora quadristraminella Toll, 1961
Coleophora ramosella Zeller, 1849
Coleophora ravillella Toll, 1961
Coleophora rectilineella Fischer v. Roslerstamm, 1843
Coleophora repentis Klimesch, 1947
Coleophora retrodentella Baldizzone & Nel, 2004
Coleophora ribasella Baldizzone, 1982
Coleophora riffelensis Rebel, 1913
Coleophora rudella Toll, 1944
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
Coleophora salinella Stainton, 1859
Coleophora santolinella Constant, 1890
Coleophora saponariella Heeger, 1848
Coleophora sardocorsa Baldizzone, 1983
Coleophora sattleri Baldizzone, 1995
Coleophora saturatella Stainton, 1850
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
Coleophora scabrida Toll, 1959
Coleophora semicinerea Staudinger, 1859
Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979
Coleophora serinipennella Christoph, 1872
Coleophora serpylletorum Hering, 1889
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
Coleophora serratulella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora settarii Wocke, 1877
Coleophora siccifolia Stainton, 1856
Coleophora silenella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora sisteronica Toll, 1961
Coleophora sodae Baldizzone & Nel, 1993
Coleophora solenella Staudinger, 1859
Coleophora solitariella Zeller, 1849
Coleophora spinella (Schrank, 1802)
Coleophora spumosella Staudinger, 1859
Coleophora squamella Constant, 1885
Coleophora squamosella Stainton, 1856
Coleophora staehelinella Walsingham, 1891
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
Coleophora strigosella Toll, 1960
Coleophora striolatella Zeller, 1849
Coleophora struella Staudinger, 1859
Coleophora succursella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora supinella Ortner, 1949
Coleophora sylvaticella Wood, 1892
Coleophora taeniipennella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora tamesis Waters, 1929
Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
Coleophora taygeti Baldizzone, 1983
Coleophora telonica Nel, 1991
Coleophora therinella Tengstrom, 1848
Coleophora thurneri Glaser, 1969
Coleophora tolli Klimesch, 1951
Coleophora treskaensis Toll & Amsel, 1967
Coleophora trifariella Zeller, 1849
Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
Coleophora tyrrhaenica Amsel, 1951
Coleophora uliginosella Glitz, 1872
Coleophora unipunctella Zeller, 1849
Coleophora uralensis Toll, 1961
Coleophora vacciniella Herrich-Schaffer, 1861
Coleophora valesianella Zeller, 1849
Coleophora varensis Baldizzone & Nel, 1993
Coleophora variicornis Toll, 1952
Coleophora versurella Zeller, 1849
Coleophora vestalella Staudinger, 1859
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
Coleophora vibicella (Hubner, 1813)
Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
Coleophora vicinella Zeller, 1849
Coleophora violacea (Strom, 1783)
Coleophora virgatella Zeller, 1849
Coleophora virgaureae Stainton, 1857
Coleophora vitisella Gregson, 1856
Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
Coleophora vulpecula Zeller, 1849
Coleophora wockeella Zeller, 1849
Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
Coleophora zernyi Toll, 1944
Goniodoma auroguttella (Fischer v. Roslerstamm, 1841)
Goniodoma limoniella (Stainton, 1884)
Goniodoma millierella Ragonot, 1882
Metriotes jaeckhi Baldizzone, 1985
Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae
Alloclita recisella Staudinger, 1859
Ascalenia vanella (Frey, 1860)
Coccidiphila danilevskyi Sinev, 1997
Coccidiphila gerasimovi Danilevsky, 1950
Coccidiphila ledereriella (Zeller, 1850)
Cosmopterix crassicervicella Chretien, 1896
Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
Cosmopterix pararufella Riedl, 1976
Cosmopterix pulchrimella Chambers, 1875
Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
Cosmopterix zieglerella (Hubner, 1810)
Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
Eteobalea alypella (Klimesch, 1946)
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
Eteobalea beata (Walsingham, 1907)
Eteobalea dohrnii (Zeller, 1847)
Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
Eteobalea isabellella (O. G. Costa, 1836)
Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
Eteobalea sumptuosella (Lederer, 1855)
Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
Gibeauxiella bellaqueifontis (Gibeaux, 1986)
Gibeauxiella reliqua (Gibeaux, 1986)
Gisilia lerautella Gibeaux, 1986
Isidiella divitella (Constant, 1885)
Isidiella nickerlii (Nickerl, 1864)
Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
Stagmatophora heydeniella (Fischer von Roslerstamm, 1838)
Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
Vulcaniella fiordalisa (Petry, 1904)
Vulcaniella grabowiella (Staudinger, 1859)
Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)
Vulcaniella rosmarinella (Walsingham, 1891)

Cossidae
Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
Parahypopta caestrum (Hubner, 1808)
Parahypopta radoti (Homberg, 1911)
Phragmataecia castaneae (Hubner, 1790)
Stygia australis Latreille, 1804
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Crambidae
Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Achyra nudalis (Hubner, 1796)
Agriphila argentistrigellus (Ragonot, 1888)
Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
Agriphila deliella (Hubner, 1813)
Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriphila latistria (Haworth, 1811)
Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
Agriphila selasella (Hubner, 1813)
Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriphila tersellus (Lederer, 1855)
Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
Agriphila trabeatellus (Herrich-Schaffer, 1848)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
Anania coronata (Hufnagel, 1767)
Anania crocealis (Hubner, 1796)
Anania funebris (Strom, 1768)
Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anania luctualis (Hubner, 1793)
Anania oberthuri (Turati, 1913)
Anania perlucidalis (Hubner, 1809)
Anania stachydalis (Germar, 1821)
Anania terrealis (Treitschke, 1829)
Anania testacealis (Zeller, 1847)
Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anarpia incertalis (Duponchel, 1832)
Ancylolomia disparalis Hubner, 1825
Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylolomia tentaculella (Hubner, 1796)
Angustalius malacellus (Duponchel, 1836)
Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
Aporodes floralis (Hubner, 1809)
Arnia nervosalis Guenee, 1849
Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
Calamotropha aureliellus (Fischer v. Roslerstamm, 1841)
Calamotropha paludella (Hubner, 1824)
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843)
Catoptria acutangulellus (Herrich-Schaffer, 1847)
Catoptria bolivari (Agenjo, 1947)
Catoptria combinella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria conchella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria corsicellus (Duponchel, 1836)
Catoptria digitellus (Herrich-Schaffer, 1849)
Catoptria europaeica Bleszynski, 1965
Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria fulgidella (Hubner, 1813)
Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
Catoptria luctiferella (Hubner, 1813)
Catoptria lythargyrella (Hubner, 1796)
Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria myella (Hubner, 1796)
Catoptria mytilella (Hubner, 1805)
Catoptria permutatellus (Herrich-Schaffer, 1848)
Catoptria petrificella (Hubner, 1796)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Catoptria pyramidellus (Treitschke, 1832)
Catoptria radiella (Hubner, 1813)
Catoptria speculalis Hubner, 1825
Catoptria staudingeri (Zeller, 1863)
Catoptria verellus (Zincken, 1817)
Catoptria zermattensis (Frey, 1870)
Chilo luteellus (Motschulsky, 1866)
Chilo phragmitella (Hubner, 1805)
Chilo pulverosellus Ragonot, 1895
Chilo suppressalis (Walker, 1863)
Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Cleptotypodes ledereri (Staudinger, 1870)
Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
Crambus cyrnellus Schawerda, 1926
Crambus ericella (Hubner, 1813)
Crambus hamella (Thunberg, 1788)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus palustrellus Ragonot, 1876
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
Crambus perlella (Scopoli, 1763)
Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
Crambus silvella (Hubner, 1813)
Crambus uliginosellus Zeller, 1850
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cynaeda gigantea (Wocke, 1871)
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859)
Dolicharthria aetnaealis (Duponchel, 1833)
Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schaffer, 1848)
Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Duponchelia fovealis Zeller, 1847
Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenee, 1854)
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hubner, 1796)
Elophila bourgognei Leraut, 2001
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Elophila rivulalis (Duponchel, 1834)
Emprepes pudicalis (Duponchel, 1832)
Ephelis cruentalis (Geyer, 1832)
Euchromius anapiellus (Zeller, 1847)
Euchromius bella (Hubner, 1796)
Euchromius cambridgei (Zeller, 1867)
Euchromius gozmanyi Bleszynski, 1961
Euchromius gratiosella (Caradja, 1910)
Euchromius mouchai Bleszynski, 1961
Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
Euchromius ramburiellus (Duponchel, 1836)
Euchromius superbellus (Zeller, 1849)
Euchromius vinculellus (Zeller, 1847)
Eudonia angustea (Curtis, 1827)
Eudonia delunella (Stainton, 1849)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eudonia liebmanni (Petry, 1904)
Eudonia lineola (Curtis, 1827)
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Eudonia murana (Curtis, 1827)
Eudonia pallida (Curtis, 1827)
Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
Eudonia senecaensis Huemer & Leraut, 1993
Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
Eudonia vallesialis (Duponchel, 1832)
Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schaffer, 1848)
Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis dumerlei Leraut, 2003
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
Evergestis isatidalis (Duponchel, 1833)
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
Evergestis marionalis Leraut, 2003
Evergestis marocana (D. Lucas, 1856)
Evergestis mundalis (Guenee, 1854)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
Evergestis politalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis segetalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
Friedlanderia cicatricella (Hubner, 1824)
Gesneria centuriella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
Hellula undalis (Fabricius, 1781)
Hodebertia testalis (Fabricius, 1794)
Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
Hyperlais nemausalis (Duponchel, 1834)
Hyperlais siccalis Guenee, 1854
Krombia venturalis Luquet & Minet, 1982
Loxostege aeruginalis (Hubner, 1796)
Loxostege comptalis (Freyer, 1848)
Loxostege fascialis (Hubner, 1796)
Loxostege manualis (Geyer, 1832)
Loxostege scutalis (Hubner, 1813)
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
Loxostege tesselalis (Guenee, 1854)
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
Mecyna asinalis (Hubner, 1819)
Mecyna auralis (Peyerimhoff, 1872)
Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)
Mecyna marcidalis (Fuchs, 1879)
Mecyna trinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
Metacrambus pallidellus (Duponchel, 1836)
Metasia carnealis (Treitschke, 1829)
Metasia corsicalis (Duponchel, 1833)
Metasia cuencalis Ragonot, 1894
Metasia cyrnealis Schawerda, 1926
Metasia hymenalis Guenee, 1854
Metasia ibericalis Ragonot, 1894
Metasia olbienalis Guenee, 1854
Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
Metasia suppandalis (Hubner, 1823)
Metaxmeste phrygialis (Hubner, 1796)
Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
Nascia cilialis (Hubner, 1796)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
Orenaia andereggialis (Herrich-Schaffer, 1851)
Orenaia helveticalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Orenaia lugubralis (Lederer, 1857)
Orenaia ventosalis Chretien, 1911
Ostrinia nubilalis (Hubner, 1796)
Palepicorsia ustrinalis (Christoph, 1877)
Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
Paratalanta hyalinalis (Hubner, 1796)
Paratalanta pandalis (Hubner, 1825)
Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
Pediasia contaminella (Hubner, 1796)
Pediasia fascelinella (Hubner, 1813)
Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pediasia pedriolellus (Duponchel, 1836)
Pediasia subflavellus (Duponchel, 1836)
Platytes alpinella (Hubner, 1813)
Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pleuroptya balteata (Fabricius, 1798)
Pleuroptya crocealis (Duponchel, 1834)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Psammotis pulveralis (Hubner, 1796)
Pyrausta acontialis (Staudinger, 1859)
Pyrausta aerealis (Hubner, 1793)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta castalis Treitschke, 1829
Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
Pyrausta coracinalis Leraut, 1982
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
Pyrausta ostrinalis (Hubner, 1796)
Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
Scoparia conicella (La Harpe, 1863)
Scoparia gallica Peyerimhoff, 1873
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
Scoparia manifestella (Herrich-Schaffer, 1848)
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scoparia staudingeralis (Mabille, 1869)
Scoparia subfusca Haworth, 1811
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
Tegostoma comparalis (Hubner, 1796)
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
Thopeutis galleriellus (Ragonot, 1892)
Titanio tarraconensis Leraut & Luquet, 1982
Udea accolalis (Zeller, 1867)
Udea alpinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea austriacalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Udea bipunctalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Udea bourgognealis Leraut, 1996
Udea costalis (Eversmann, 1852)
Udea cyanalis (La Harpe, 1855)
Udea decrepitalis (Herrich-Schaffer, 1848)
Udea elutalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea ferrugalis (Hubner, 1796)
Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)
Udea fulvalis (Hubner, 1809)
Udea hamalis (Thunberg, 1788)
Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
Udea institalis (Hubner, 1819)
Udea lutealis (Hubner, 1809)
Udea murinalis (Fischer v. Roslerstamm, 1842)
Udea nebulalis (Hubner, 1796)
Udea numeralis (Hubner, 1796)
Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834)
Udea rubigalis (Guenee, 1854)
Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
Xanthocrambus caducellus (Muller-Rutz, 1909)
Xanthocrambus delicatellus (Zeller, 1863)
Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schaffer, 1848)
Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

Douglasiidae
Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
Tinagma balteolella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Tinagma dryadis Staudinger, 1872
Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
Asphalia ruficollis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Sabra harpagula (Esper, 1786)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tetheella fluctuosa (Hubner, 1803)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Elachistidae
Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
Agonopterix alpigena (Frey, 1870)
Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
Agonopterix angelicella (Hubner, 1813)
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix aspersella (Constant, 1888)
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
Agonopterix atomella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)
Agonopterix cadurciella (Chretien, 1914)
Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
Agonopterix carduella (Hubner, 1817)
Agonopterix cervariella (Constant, 1884)
Agonopterix chironiella (Constant, 1893)
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
Agonopterix cyrniella (Rebel, 1929)
Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
Agonopterix ferocella (Chretien, 1910)
Agonopterix ferulae (Zeller, 1847)
Agonopterix fruticosella (Walsingham, 1903)
Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864)
Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870)
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix ligusticella (Chretien, 1908)
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
Agonopterix nodiflorella (Milliere, 1866)
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
Agonopterix oinochroa (Turati, 1879)
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
Agonopterix perstrigella (Chretien, 1925)
Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851)
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix putridella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
Agonopterix rutana (Fabricius, 1794)
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
Agonopterix seraphimella (Lhomme, 1929)
Agonopterix squamosa (Mann, 1864)
Agonopterix straminella (Staudinger, 1859)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
Agonopterix thapsiella (Zeller, 1847)
Agonopterix umbellana (Fabricius, 1794)
Agonopterix vendettella (Chretien, 1908)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anchinia grisescens Frey, 1856
Anchinia laureolella Herrich-Schaffer, 1854
Blastodacna atra (Haworth, 1828)
Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
Blastodacna vinolentella (Herrich-Schaffer, 1854)
Cacochroa permixtella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
Chrysoclista splendida Karsholt, 1997
Depressaria absynthiella Herrich-Schaffer, 1865
Depressaria adustatella Turati, 1927
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
Depressaria badiella (Hubner, 1796)
Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
Depressaria corticinella Zeller, 1854
Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Depressaria daucivorella Ragonot, 1889
Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
Depressaria deverrella Chretien, 1915
Depressaria discipunctella Herrich-Schaffer, 1854
Depressaria douglasella Stainton, 1849
Depressaria emeritella Stainton, 1849
Depressaria eryngiella Milliere, 1881
Depressaria gallicella Chretien, 1908
Depressaria halophilella Chretien, 1908
Depressaria heydenii Zeller, 1854
Depressaria hofmanni Stainton, 1861
Depressaria incognitella Hannemann, 1990
Depressaria libanotidella Schlager, 1849
Depressaria marcella Rebel, 1901
Depressaria millefoliella Chretien, 1908
Depressaria olerella Zeller, 1854
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
Depressaria radiella (Goeze, 1783)
Depressaria radiosquamella Walsingham, 1898
Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
Depressaria tenebricosa Zeller, 1854
Depressaria ultimella Stainton, 1849
Depressaria ululana Rossler, 1866
Depressaria velox Staudinger, 1859
Depressaria erinaceella Staudinger, 1870
Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
Elachista adscitella Stainton, 1851
Elachista agelensis Traugott-Olsen, 1996
Elachista amparoae Traugott-Olsen, 1992
Elachista argentella (Clerck, 1759)
Elachista bedellella (Sircom, 1848)
Elachista bigorrensis Traugott-Olsen, 1990
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
Elachista cahorsensis Traugott-Olsen, 1992
Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
Elachista cingillella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista clintoni Traugott-Olsen, 1992
Elachista collitella (Duponchel, 1843)
Elachista disemiella Zeller, 1847
Elachista dispilella Zeller, 1839
Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
Elachista exigua Parenti, 1978
Elachista gangabella Zeller, 1850
Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987
Elachista hedemanni Rebel, 1899
Elachista heringi Rebel, 1899
Elachista klimeschiella Parenti, 2002
Elachista lerauti Traugott-Olsen, 1992
Elachista littoricola Le Marchand, 1938
Elachista lugdunensis Frey, 1859
Elachista metella Kaila, 2002
Elachista nitidulella (Herrich-Schaffer, 1885)
Elachista nolckeni Sulcs, 1992
Elachista obliquella Stainton, 1854
Elachista occulta Parenti, 1978
Elachista parvula Parenti, 1978
Elachista passerini Traugott-Olsen, 1996
Elachista pollinariella Zeller, 1839
Elachista pollutella Duponchel, 1843
Elachista pullicomella Zeller, 1839
Elachista revinctella Zeller, 1850
Elachista rudectella Stainton, 1851
Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
Elachista subocellea (Stephens, 1834)
Elachista triseriatella Stainton, 1854
Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
Elachista vanderwolfi Traugott-Olsen, 1992
Elachista varensis Traugott-Olsen, 1992
Elachista zuernbaueri Traugott-Olsen, 1990
Elachista albidella Nylander, 1848
Elachista albifrontella (Hubner, 1817)
Elachista alpinella Stainton, 1854
Elachista anserinella Zeller, 1839
Elachista anserinelloides Nel, 2003
Elachista apicipunctella Stainton, 1849
Elachista atricomella Stainton, 1849
Elachista biatomella (Stainton, 1848)
Elachista bifasciella Treitschke, 1833
Elachista canapennella (Hubner, 1813)
Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
Elachista consortella Stainton, 1851
Elachista contaminatella Zeller, 1847
Elachista diederichsiella E. Hering, 1889
Elachista differens Parenti, 1978
Elachista dimicatella Rebel, 1903
Elachista eleochariella Stainton, 1851
Elachista exactella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista freyerella (Hubner, 1825)
Elachista geminatella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista glaserella Traugott-Olsen, 2000
Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
Elachista griseella (Duponchel, 1843)
Elachista herrichii Frey, 1859
Elachista humilis Zeller, 1850
Elachista igaloensis Amsel, 1951
Elachista lastrella Chretien, 1896
Elachista luticomella Zeller, 1839
Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
Elachista maculosella Chretien, 1896
Elachista nobilella Zeller, 1839
Elachista occidentalis Frey, 1882
Elachista pigerella (Herrich-Schaffer, 1854)
Elachista quadripunctella (Hubner, 1825)
Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
Elachista subnigrella Douglas, 1853
Elachista tetragonella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista trapeziella Stainton, 1849
Elachista utonella Frey, 1856
Elachista zonulae Sruoga, 1992
Ethmia aurifluella (Hubner, 1810)
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Ethmia candidella (Alpheraky, 1908)
Ethmia chrysopyga (Zeller, 1844)
Ethmia chrysopygella (Kolenati, 1846)
Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
Ethmia flavianella (Treitschke, 1832)
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
Ethmia terminella Fletcher, 1938
Exaeretia lutosella (Herrich-Schaffer, 1854)
Haplochrois buvati (Baldizzone, 1985)
Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903)
Heinemannia albidorsella (Staudinger, 1877)
Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orophia denisella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orophia sordidella (Hubner, 1796)
Perittia farinella (Thunberg, 1794)
Perittia herrichiella (Herrich-Schaffer, 1855)
Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
Semioscopis avellanella (Hubner, 1793)
Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
Stephensia abbreviatella (Stainton, 1851)
Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Epermeniidae
Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
Epermenia illigerella (Hubner, 1813)
Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
Epermenia petrusellus (Heylaerts, 1883)
Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
Epermenia devotella (Heyden, 1863)
Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
Epermenia pumila (Buvat & Nel, 2000)
Epermenia ochreomaculellus (Milliere, 1854)
Epermenia pontificella (Hubner, 1796)
Epermenia scurella (Stainton, 1851)
Ochromolopis ictella (Hubner, 1813)
Ochromolopis staintonellus (Milliere, 1869)
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
Phaulernis laserinella Nel, 2003
Phaulernis rebeliella Gaedike, 1966
Phaulernis statariella (Heyden, 1863)

Erebidae
Amata kruegeri (Ragusa, 1904)
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Apaidia mesogona (Godart, 1824)
Apaidia rufeola (Rambur, 1832)
Apopestes spectrum (Esper, 1787)
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
Arctia flavia (Fuessly, 1779)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
Atlantarctia tigrina (Villers, 1789)
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
Autophila dilucida (Hubner, 1808)
Autophila hirsuta (Staudinger, 1870)
Autophila limbata (Staudinger, 1871)
Autophila cataphanes (Hubner, 1813)
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Calymma communimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala coniuncta (Esper, 1787)
Catocala conversa (Esper, 1783)
Catocala dilecta (Hubner, 1808)
Catocala diversa (Geyer, 1828)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala nymphaea (Esper, 1787)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala optata (Godart, 1824)
Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala puerpera (Giorna, 1791)
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Chelis simplonica (Boisduval, 1840)
Clytie illunaris (Hubner, 1813)
Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coscinia bifasciata (Rambur, 1832)
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Cymbalophora pudica (Esper, 1785)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Diaphora sordida (Hubner, 1803)
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
Dysauxes famula (Freyer, 1836)
Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Eilema caniola (Hubner, 1808)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eilema griseola (Hubner, 1803)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Eilema uniola (Rambur, 1866)
Eublemma amoena (Hubner, 1803)
Eublemma candidana (Fabricius, 1794)
Eublemma elychrysi (Rambur, 1833)
Eublemma himmighoffeni (Milliere, 1867)
Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
Eublemma ostrina (Hubner, 1808)
Eublemma parva (Hubner, 1808)
Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
Eublemma pura (Hubner, 1813)
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eublemma scitula Rambur, 1833
Euclidia mi (Clerck, 1759)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euproctis similis (Fuessly, 1775)
Grammia quenseli (Paykull, 1791)
Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)
Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
Herminia tenuialis (Rebel, 1899)
Holoarctia cervini (Fallou, 1864)
Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
Hypena lividalis (Hubner, 1796)
Hypena obesalis Treitschke, 1829
Hypena obsitalis (Hubner, 1813)
Hypena palpalis (Hubner, 1796)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Hyphoraia testudinaria (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Laelia coenosa (Hubner, 1808)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Lygephila viciae (Hubner, 1822)
Lymantria atlantica (Rambur, 1837)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Macrochilo cribrumalis (Hubner, 1793)
Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
Metachrostis velox (Hubner, 1813)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nodaria nodosalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
Ocneria rubea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ocnogyna corsica (Rambur, 1832)
Ocnogyna parasita (Hubner, 1790)
Ocnogyna zoraida (Graslin, 1837)
Odice jucunda (Hubner, 1813)
Odice suava (Hubner, 1813)
Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
Orectis massiliensis (Milliere, 1864)
Orgyia antiquoides (Hubner, 1822)
Orgyia aurolimbata Guenee, 1835
Orgyia corsica Boisduval, 1834
Orgyia recens (Hubner, 1819)
Orgyia rupestris Rambur, 1832
Orgyia trigotephras Boisduval, 1829
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Paidia rica (Freyer, 1858)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
Parascotia nisseni Turati, 1905
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
Parocneria detrita (Esper, 1785)
Pechipogo plumigeralis Hubner, 1825
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Pelosia obtusa (Herrich-Schaffer, 1852) — лишайниця жовта
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Polypogon gryphalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
Rhypagla lacernaria (Hubner, 1813)
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Schrankia taenialis (Hubner, 1809)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Setema cereola (Hubner, 1803)
Setina aurita (Esper, 1787)
Setina flavicans (Geyer, 1836)
Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
Setina roscida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Tathorhynchus exsiccata (Lederer, 1855)
Thumatha senex (Hubner, 1808)
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)
Zebeeba falsalis (Herrich-Schaffer, 1839)
Zethes insularis Rambur, 1833

Eriocottidae
Eriocottis nicolaeella Gibeaux, 1983
Eriocottis paradoxella (Staudinger, 1859)

Eriocraniidae
Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
Eriocrania sangii (Wood, 1891)
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Euteliidae
Eutelia adulatrix (Hubner, 1813)

Gelechiidae
Acompsia antirrhinella Milliere, 1866
Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
Acompsia delmastroella Huemer, 1998
Acompsia dimorpha Petry, 1904
Acompsia minorella Rebel, 1899
Acompsia muellerrutzi Wehrli, 1925
Acompsia pyrenaella Huemer & Karsholt, 2002
Acompsia tripunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acompsia schmidtiellus (Heyden, 1848)
Altenia scriptella (Hubner, 1796)
Anacampsis blattariella (Hubner, 1796)
Anacampsis hirsutella (Constant, 1885)
Anacampsis obscurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anacampsis populella (Clerck, 1759)
Anacampsis scintillella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
Anacampsis trifoliella (Constant, 1890)
Anarsia bilbainella (Rossler, 1877)
Anarsia dejoannisi Real, 1994
Anarsia leberonella Real, 1994
Anarsia lineatella Zeller, 1839
Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
Anasphaltis renigerellus (Zeller, 1839)
Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
Aproaerema anthyllidella (Hubner, 1813)
Argolamprotes micella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
Aristotelia decoratella (Staudinger, 1879)
Aristotelia decurtella (Hubner, 1813)
Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
Aristotelia frankeniae Walsingham, 1898
Aristotelia heliacella (Herrich-Schaffer, 1854)
Aristotelia staticella Milliere, 1876
Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
Aroga aristotelis (Milliere, 1876)
Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
Aroga pascuicola (Staudinger, 1871)
Aroga temporariella Sattler, 1960
Aroga velocella (Duponchel, 1838)
Athrips amoenella (Frey, 1882)
Athrips asarinella (Chretien, 1930)
Athrips medjella (Chretien, 1900)
Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
Athrips rancidella (Herrich-Schaffer, 1854)
Athrips tetrapunctella (Thunberg, 1794)
Athrips thymifoliella (Constant, 1893)
Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
Bryotropha arabica Amsel, 1952
Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839)
Bryotropha boreella (Douglas, 1851)
Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
Bryotropha dryadella (Zeller, 1850)
Bryotropha figulella (Staudinger, 1859)
Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
Bryotropha gallurella Amsel, 1952
Bryotropha pallorella Amsel, 1952
Bryotropha plebejella (Zeller, 1847)
Bryotropha politella (Stainton, 1851)
Bryotropha sattleri Nel, 2003
Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
Bryotropha similis (Stainton, 1854)
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
Bryotropha vondermuhlli Nel & Brusseaux, 2003
Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
Carpatolechia notatella (Hubner, 1813)
Carpatolechia proximella (Hubner, 1796)
Caryocolum albifaciella (Heinemann, 1870)
Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
Caryocolum blandulella (Tutt, 1887)
Caryocolum bosalella (Rebel, 1936)
Caryocolum cassella (Walker, 1864)
Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
Caryocolum delphinatella (Constant, 1890)
Caryocolum fibigerium Huemer, 1988
Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
Caryocolum fraternella (Douglas, 1851)
Caryocolum gallagenellum Huemer, 1989
Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
Caryocolum interalbicella (Herrich-Schaffer, 1854)
Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
Caryocolum klosi (Rebel, 1917)
Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schaffer, 1854)
Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
Caryocolum leucothoracellum (Klimesch, 1953)
Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
Caryocolum mazeli Huemer & Nel, 2005
Caryocolum moehringiae (Klimesch, 1954)
Caryocolum mucronatella (Chretien, 1900)
Caryocolum peregrinella (Herrich-Schaffer, 1854)
Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)
Caryocolum petryi (O. Hofmann, 1899)
Caryocolum provinciella (Stainton, 1869)
Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
Caryocolum repentis Huemer & Luquet, 1992
Caryocolum saginella (Zeller, 1868)
Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
Caryocolum viscariella (Stainton, 1855)
Catatinagma trivittellum Rebel, 1903
Caulastrocecis gypsella (Constant, 1893)
Chionodes apolectella (Walsingham, 1900)
Chionodes continuella (Zeller, 1839)
Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
Chionodes electella (Zeller, 1839)
Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
Chionodes holosericella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
Chionodes nebulosella (Heinemann, 1870)
Chionodes perpetuella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
Chrysoesthia atriplicella (Amsel, 1939)
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
Chrysoesthia eppelsheimi (Staudinger, 1885)
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)
Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
Crossobela trinotella (Herrich-Schaffer, 1856)
Dactylotula altithermella (Walsingham, 1903)
Dactylotula kinkerella (Snellen, 1876)
Deltophora stictella (Rebel, 1927)
Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876)
Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
Dichomeris derasella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichomeris helianthemi (Walsingham, 1903)
Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
Dichomeris lamprostoma (Zeller, 1847)
Dichomeris limbipunctellus (Staudinger, 1859)
Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
Dichomeris rasilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
Ephysteris deserticolella (Staudinger, 1871)
Ephysteris diminutella (Zeller, 1847)
Ephysteris iberica Povolny, 1977
Ephysteris insulella (Heinemann, 1870)
Ephysteris inustella (Zeller, 1847)
Ephysteris olympica Povolny, 1968
Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
Epidola barcinonella Milliere, 1867
Epidola nuraghella Hartig, 1939
Epidola stigma Staudinger, 1859
Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eulamprotes buvati Leraut, 1991
Eulamprotes helotella (Staudinger, 1859)
Eulamprotes immaculatella (Douglas, 1850)
Eulamprotes libertinella (Zeller, 1872)
Eulamprotes nigromaculella (Milliere, 1872)
Eulamprotes parahelotella Nel, 1995
Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
Exoteleia succinctella (Zeller, 1872)
Filatima angustipennis Sattler, 1961
Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
Filatima tephritidella (Duponchel, 1844)
Filatima textorella (Chretien, 1908)
Gelechia asinella (Hubner, 1796)
Gelechia aspoecki Huemer, 1992
Gelechia basipunctella Herrich-Schaffer, 1854
Gelechia dujardini Huemer, 1991
Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
Gelechia mediterranea Huemer, 1991
Gelechia muscosella Zeller, 1839
Gelechia nervosella (Zerny, 1927)
Gelechia nigra (Haworth, 1828)
Gelechia rhombella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
Gelechia scotinella Herrich-Schaffer, 1854
Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
Gelechia sestertiella Herrich-Schaffer, 1854
Gelechia sororculella (Hubner, 1817)
Gelechia turpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gladiovalva rumicivorella (Milliere, 1881)
Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)
Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
Gnorimoschema soffneri Riedl, 1965
Gnorimoschema steueri Povolny, 1975
Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877)
Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schaffer, 1854)
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
Helcystogramma triannulella (Herrich-Schaffer, 1854)
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
Isophrictis corsicella Amsel, 1936
Isophrictis invisella (Constant, 1885)
Isophrictis kefersteiniellus (Zeller, 1850)
Isophrictis lineatellus (Zeller, 1850)
Isophrictis meridionella (Herrich-Schaffer, 1854)
Isophrictis robinella (Chretien, 1907)
Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Istrianis myricariella (Frey, 1870)
Iwaruna biguttella (Duponchel, 1843)
Iwaruna klimeschi Wolff, 1958
Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
Megacraspedus balneariellus (Chretien, 1907)
Megacraspedus cuencellus Caradja, 1920
Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839)
Megacraspedus fallax (Mann, 1867)
Megacraspedus lanceolellus (Zeller, 1850)
Megacraspedus pentheres Walsingham, 1920
Megacraspedus separatellus (Fischer von Roslerstamm, 1843)
Megacraspedus subdolellus Staudinger, 1859
Megacraspedus tristictus Walsingham, 1910
Megacraspedus tutti Walsingham, 1897
Mesophleps corsicella Herrich-Schaffer, 1856
Mesophleps oxycedrella (Milliere, 1871)
Mesophleps silacella (Hubner, 1796)
Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
Metzneria aprilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Metzneria artificella (Herrich-Schaffer, 1861)
Metzneria campicolella (Mann, 1857)
Metzneria diffusella Englert, 1974
Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
Metzneria hilarella Caradja, 1920
Metzneria intestinella (Mann, 1864)
Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
Metzneria littorella (Douglas, 1850)
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
Metzneria staehelinella Englert, 1974
Metzneria subflavella Englert, 1974
Metzneria tenuiella (Mann, 1864)
Metzneria tristella Rebel, 1901
Metzneria varennei Nel, 1997
Microlechia chretieni Turati, 1924
Mirificarma burdonella (Rebel, 1930)
Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
Mirificarma eburnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mirificarma flavella (Duponchel, 1844)
Mirificarma interrupta (Curtis, 1827)
Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
Mirificarma maculatella (Hubner, 1796)
Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
Mirificarma ulicinella (Staudinger, 1859)
Monochroa arundinetella (Boyd, 1857)
Monochroa conspersella (Herrich-Schaffer, 1854)
Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
Monochroa dellabeffai (Rebel, 1932)
Monochroa divisella (Douglas, 1850)
Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
Monochroa ferrea (Frey, 1870)
Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
Monochroa inflexella Svensson, 1992
Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
Monochroa melagonella (Constant, 1895)
Monochroa nomadella (Zeller, 1868)
Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
Monochroa parvulata (Gozmany, 1957)
Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
Monochroa sperata Huemer & Karsholt, 2010
Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
Monochroa tenebrella (Hubner, 1817)
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
Neofaculta infernella (Herrich-Schaffer, 1854)
Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
Neotelphusa cisti (Stainton, 1869)
Neotelphusa huemeri Nel, 1998
Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
Nothris congressariella (Bruand, 1858)
Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oecocecis guyonella Guenee, 1870
Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
Ornativalva pseudotamaricella Sattler, 1967
Palumbina guerinii (Stainton, 1858)
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
Paranarsia joannisiella Ragonot, 1895
Parapodia sinaica (Frauenfeld, 1859)
Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847)
Pexicopia malvella (Hubner, 1805)
Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
Pogochaetia solitaria Staudinger, 1879
Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
Prolita solutella (Zeller, 1839)
Psamathocrita osseella (Stainton, 1860)
Pseudosophronia constanti (Nel, 1998)
Pseudosophronia cosmella Constant, 1885
Pseudosophronia exustellus (Zeller, 1847)
Pseudotelphusa occidentella Huemer & Karsholt, 1999
Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758)
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
Psoricoptera speciosella Teich, 1893
Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)
Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864)
Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Recurvaria thomeriella (Chretien, 1901)
Sattleria angustispina Pitkin & Sattler, 1991
Sattleria arcuata Pitkin & Sattler, 1991
Sattleria breviramus Pitkin & Sattler, 1991
Sattleria izoardi Huemer & Sattler, 1992
Sattleria marguareisi Huemer & Sattler, 1992
Sattleria melaleucella (Constant, 1865)
Sattleria pyrenaica (Petry, 1904)
Sattleria triglavica Povolny, 1987
Schistophila laurocistella Chretien, 1899
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
Scrobipalpa amseli Povolny, 1966
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Scrobipalpa bigoti Povolny, 1973
Scrobipalpa bradleyi Povolny, 1971
Scrobipalpa brahmiella (Heyden, 1862)
Scrobipalpa camphorosmella Nel, 1999
Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916)
Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885)
Scrobipalpa halimioniella Huemer & Karsholt, 2010
Scrobipalpa halonella (Herrich-Schaffer, 1854)
Scrobipalpa halymella (Milliere, 1864)
Scrobipalpa hyoscyamella (Stainton, 1869)
Scrobipalpa hyssopi Nel, 2003
Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846)
Scrobipalpa monochromella (Constant, 1895)
Scrobipalpa montanella (Chretien, 1910)
Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
Scrobipalpa perinii (Klimesch, 1951)
Scrobipalpa phagnalella (Constant, 1895)
Scrobipalpa portosanctana (Stainton, 1859)
Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847)
Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
Scrobipalpa spergulariella (Chretien, 1910)
Scrobipalpa suaedella (Richardson, 1893)
Scrobipalpa suaedicola (Mabille, 1906)
Scrobipalpa suasella (Constant, 1895)
Scrobipalpa superstes Povolny, 1977
Scrobipalpa traganella (Chretien, 1915)
Scrobipalpa vasconiella (Rossler, 1877)
Scrobipalpa voltinella (Chretien, 1898)
Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870)
Scrobipalpula psilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Scrobipalpula ramosella (Muller-Rutz, 1934)
Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
Sitotroga psacasta Meyrick, 1908
Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sophronia semicostella (Hubner, 1813)
Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996
Stomopteryx basalis (Staudinger, 1876)
Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
Stomopteryx flavipalpella Jackh, 1959
Stomopteryx hungaricella Gozmany, 1957
Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870)
Syncopacma albipalpella (Herrich-Schaffer, 1854)
Syncopacma buvati Nel, 1995
Syncopacma captivella (Herrich-Schaffer, 1854)
Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
Syncopacma cincticulella (Bruand, 1851)
Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
Syncopacma larseniella Gozmany, 1957
Syncopacma linella (Chretien, 1904)
Syncopacma montanata Gozmany, 1957
Syncopacma patruella (Mann, 1857)
Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
Syncopacma suecicella (Wolff, 1958)
Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
Teleiodes italica Huemer, 1992
Teleiodes luculella (Hubner, 1813)
Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
Teleiopsis albifemorella (E. Hofmann, 1867)
Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
Teleiopsis rosalbella (Fologne, 1862)
Telphusa cistiflorella (Constant, 1890)
Thiotricha coleella (Constant, 1885)
Thiotricha majorella (Rebel, 1910)
Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
Tila capsophilella (Chretien, 1900)
Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845)
Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
Xystophora pulveratella (Herrich-Schaffer, 1854)

Geometridae
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
Abraxas pantaria (Linnaeus, 1767)
Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
Acasis appensata (Eversmann, 1842)
Acasis viretata (Hubner, 1799)
Adactylotis contaminaria (Hubner, 1813)
Adactylotis gesticularia (Hubner, 1817)
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900)
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriopis aurantiaria (Hubner, 1799)
Agriopis bajaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
Alcis jubata (Thunberg, 1788)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Aleucis distinctata (Herrich-Schaffer, 1839)
Alsophila aceraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Anthometra plumularia Boisduval, 1840
Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
Antilurga alhambrata (Staudinger, 1859)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
Aplocera corsalta (Schawerda, 1928)
Aplocera efformata (Guenee, 1858)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Aplocera praeformata (Hubner, 1826)
Aplocera simpliciata (Treitschke, 1835)
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
Ascotis selenaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
Asthena anseraria (Herrich-Schaffer, 1855)
Athroolopha pennigeraria (Hubner, 1813)
Baptria tibiale (Esper, 1791)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Boudinotiana notha (Hubner, 1803)
Boudinotiana touranginii (Berce, 1870)
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829)
Campaea honoraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Camptogramma scripturata (Hubner, 1799)
Carsia lythoxylata (Hubner, 1799)
Carsia sororiata (Hubner, 1813)
Casilda consecraria (Staudinger, 1871)
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833)
Cataclysme riguata (Hubner, 1813)
Cataclysme uniformata (Bellier, 1862)
Catarhoe basochesiata (Duponchel, 1831)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Catarhoe mazeli Viidalepp, 2008
Catarhoe permixtaria (Herrich-Schaffer, 1856)
Catarhoe putridaria (Herrich-Schaffer, 1852)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cepphis advenaria (Hubner, 1790)
Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
Charissa bellieri (Oberthur, 1913)
Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Charissa crenulata (Staudinger, 1871)
Charissa italohelveticus (Rezbanyai-Reser, 1986)
Charissa pullata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Charissa corsica (Oberthur, 1913)
Charissa mucidaria (Hubner, 1799)
Charissa variegata (Duponchel, 1830)
Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
Charissa onustaria (Herrich-Schaffer, 1852)
Charissa glaucinaria (Hubner, 1799)
Chemerina caliginearia (Rambur, 1833)
Chesias isabella Schawerda, 1915
Chesias legatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chesias rufata (Fabricius, 1775)
Chiasmia aestimaria (Hubner, 1809)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Chlorissa cloraria (Hubner, 1813)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
Cleta filacearia (Herrich-Schaffer, 1847)
Coenocalpe lapidata (Hubner, 1809)
Coenocalpe millierata (Staudinger, 1901)
Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
Coenotephria salicata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coenotephria tophaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Colostygia aptata (Hubner, 1813)
Colostygia aqueata (Hubner, 1813)
Colostygia cyrnea (Wehrli, 1925)
Colostygia kollariaria (Herrich-Schaffer, 1848)
Colostygia laetaria (de La Harpe, 1853)
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809)
Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Colostygia stilpna (Prout, 1924)
Colostygia turbata (Hubner, 1799)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Compsoptera jourdanaria (Serres, 1826)
Compsoptera opacaria (Hubner, 1819)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Crocota peletieraria (Duponchel, 1830)
Crocota pseudotinctaria Leraut, 1999
Crocota tinctaria (Hubner, 1799)
Cyclophora linearia (Hubner, 1799)
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
Cyclophora albiocellaria (Hubner, 1789)
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
Cyclophora puppillaria (Hubner, 1799)
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schaffer, 1855)
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830)
Dyscia conspersaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dyscia innocentaria (Christoph, 1885)
Dyscia raunaria (Freyer, 1852)
Dyscia fagaria (Thunberg, 1784)
Dyscia penulataria (Hubner, 1819)
Dyscia lentiscaria (Donzel, 1837)
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ecleora solieraria (Rambur, 1834)
Ecliptopera capitata (Herrich-Schaffer, 1839)
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ekboarmia fascinataria (Staudinger, 1900)
Ekboarmia sagnesi Dufay, 1979
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
Elophos caelibaria (Heydenreich, 1851)
Elophos unicoloraria (Staudinger, 1871)
Elophos dilucidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Elophos dognini (Thierry-Mieg, 1910)
Elophos serotinaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Elophos sproengertsi (Pungeler, 1914)
Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Emmiltis pygmaearia (Hubner, 1809)
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Ennomos quercaria (Hubner, 1813)
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Entephria contestata (Vorbrodt & Muller-Rutz, 1913)
Entephria cyanata (Hubner, 1809)
Entephria flavicinctata (Hubner, 1813)
Entephria infidaria (de La Harpe, 1853)
Entephria nobiliaria (Herrich-Schaffer, 1852)
Epilobophora sabinata (Geyer, 1831)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epirrhoe hastulata (Hubner, 1790)
Epirrhoe molluginata (Hubner, 1813)
Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
Epirrhoe rivata (Hubner, 1813)
Epirrhoe timozzaria (Constant, 1884)
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
Epirrita christyi (Allen, 1906)
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
Eucrostes indigenata (de Villers, 1789)
Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
Eupithecia analoga Djakonov, 1926
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)
Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871
Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eupithecia cocciferata Milliere, 1864
Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
Eupithecia cooptata Dietze, 1903
Eupithecia cretaceata (Packard, 1874)
Eupithecia denotata (Hubner, 1813)
Eupithecia denticulata (Treitschke, 1828)
Eupithecia dissertata (Pungeler, 1905)
Eupithecia distinctaria Herrich-Schaffer, 1848
Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
Eupithecia druentiata Dietze, 1902
Eupithecia egenaria Herrich-Schaffer, 1848
Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
Eupithecia exiguata (Hubner, 1813)
Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
Eupithecia extraversaria Herrich-Schaffer, 1852
Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
Eupithecia gemellata Herrich-Schaffer, 1861
Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
Eupithecia gratiosata Herrich-Schaffer, 1861
Eupithecia gueneata Milliere, 1862
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
Eupithecia impurata (Hubner, 1813)
Eupithecia indigata (Hubner, 1813)
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
Eupithecia insigniata (Hubner, 1790)
Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
Eupithecia inturbata (Hubner, 1817)
Eupithecia irriguata (Hubner, 1813)
Eupithecia lanceata (Hubner, 1825)
Eupithecia laquaearia Herrich-Schaffer, 1848
Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
Eupithecia lentiscata Mabille, 1869
Eupithecia liguriata Milliere, 1884
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eupithecia massiliata Milliere, 1865
Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
Eupithecia nanata (Hubner, 1813)
Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)
Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
Eupithecia pernotata Guenee, 1858
Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834)
Eupithecia pimpinellata (Hubner, 1813)
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
Eupithecia poecilata Pungeler, 1888
Eupithecia pulchellata Stephens, 1831
Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eupithecia pygmaeata (Hubner, 1799)
Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
Eupithecia rosmarinata Dardoin & Milliere, 1865
Eupithecia santolinata Mabille, 1871
Eupithecia sardoa Dietze, 1910
Eupithecia satyrata (Hubner, 1813)
Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
Eupithecia scopariata (Rambur, 1833)
Eupithecia selinata Herrich-Schaffer, 1861
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
Eupithecia senorita Mironov, 2003
Eupithecia silenata Assmann, 1848
Eupithecia silenicolata Mabille, 1867
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
Eupithecia spissilineata (Metzner, 1846)
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
Eupithecia tenuiata (Hubner, 1813)
Eupithecia thalictrata (Pungeler, 1902)
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852
Eupithecia trisignaria Herrich-Schaffer, 1848
Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840
Eupithecia undata (Freyer, 1840)
Eupithecia unedonata Mabille, 1868
Eupithecia valerianata (Hubner, 1813)
Eupithecia variostrigata Alpheraky, 1876
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
Eupithecia veratraria Herrich-Schaffer, 1848
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
Eupithecia weissi Prout, 1938
Eurranthis plummistaria (de Villers, 1789)
Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
Glacies alpinata (Scopoli, 1763)
Glacies alticolaria (Mann, 1853)
Glacies bentelii (Ratzer, 1890)
Glacies canaliculata (Hochenwarth, 1785)
Glacies coracina (Esper, 1805)
Glacies noricana (Wagner, 1898)
Gnopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)
Gnophos sartata Treitschke, 1827
Gnophos furvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gnophos dumetata Treitschke, 1827
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Gypsochroa renitidata (Hubner, 1817)
Heliomata glarearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Hemithea aestivaria (Hubner, 1789)
Horisme aemulata (Hubner, 1813)
Horisme aquata (Hubner, 1813)
Horisme calligraphata (Herrich-Schaffer, 1838)
Horisme corticata (Treitschke, 1835)
Horisme radicaria (de La Harpe, 1855)
Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883)
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
Hydria montivagata (Duponchel, 1830)
Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Hylaea pinicolaria (Bellier, 1861)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
Idaea alyssumata (Milliere, 1871)
Idaea attenuaria (Rambur, 1833)
Idaea aureolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea belemiata (Milliere, 1868)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859)
Idaea carvalhoi Herbulot, 1979
Idaea cervantaria (Milliere, 1869)
Idaea circuitaria (Hubner, 1819)
Idaea contiguaria (Hubner, 1799)
Idaea degeneraria (Hubner, 1799)
Idaea determinata (Staudinger, 1876)
Idaea deversaria (Herrich-Schaffer, 1847)
Idaea dilutaria (Hubner, 1799)
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
Idaea distinctaria (Boisduval, 1840)
Idaea dromikos Hausmann, 2004
Idaea efflorata Zeller, 1849
Idaea elongaria (Rambur, 1833)
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
Idaea eugeniata (Dardoin & Milliere, 1870)
Idaea exilaria (Guenee, 1858)
Idaea filicata (Hubner, 1799)
Idaea flaveolaria (Hubner, 1809)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
Idaea incalcarata (Chretien, 1913)
Idaea infirmaria (Rambur, 1833)
Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
Idaea joannisiata (Homberg, 1911)
Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
Idaea libycata (Bartel, 1906)
Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840)
Idaea longaria (Herrich-Schaffer, 1852)
Idaea luteolaria (Constant, 1863)
Idaea macilentaria (Herrich-Schaffer, 1847)
Idaea mancipiata (Staudinger, 1871)
Idaea mediaria (Hubner, 1819)
Idaea moniliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Idaea mustelata (Gumppenberg, 1892)
Idaea nitidata (Herrich-Schaffer, 1861)
Idaea obliquaria (Turati, 1913)
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Idaea ostrinaria (Hubner, 1813)
Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Idaea politaria (Hubner, 1799)
Idaea predotaria (Hartig, 1951)
Idaea rhodogrammaria (Pungeler, 1913)
Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
Idaea rufaria (Hubner, 1799)
Idaea rusticata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Idaea sardoniata (Homberg, 1912)
Idaea seriata (Schrank, 1802)
Idaea sericeata (Hubner, 1813)
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
Idaea spissilimbaria (Mabille, 1888)
Idaea squalidaria (Staudinger, 1882)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Idaea subsaturata (Guenee, 1858)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea sylvestraria (Hubner, 1799)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
Idaea typicata (Guenee, 1858)
Idaea vesubiata (Milliere, 1873)
Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Isturgia assimilaria (Rambur, 1833)
Isturgia famula (Esper, 1787)
Isturgia limbaria (Fabricius, 1775)
Isturgia miniosaria (Duponchel, 1829)
Isturgia murinaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Isturgia roraria (Fabricius, 1776)
Itame vincularia (Hubner, 1813)
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
Jodis putata (Linnaeus, 1758)
Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Larentia malvata (Rambur, 1833)
Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Liodesina homochromata (Mabille, 1869)
Lithostege duponcheli Prout, 1938
Lithostege griseata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lycia alpina (Sulzer, 1776)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Lycia isabellae (Harrison, 1914)
Lycia pomonaria (Hubner, 1790)
Lycia zonaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
Lythria plumularia (Freyer, 1831)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Lythria sanguinaria (Duponchel, 1842)
Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
Macaria fusca (Thunberg, 1792)
Macaria liturata (Clerck, 1759)
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Macaria signaria (Hubner, 1809)
Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
Martania taeniata (Stephens, 1831)
Melanthia alaudaria (Freyer, 1846)
Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Menophra harterti (Rothschild, 1912)
Menophra japygiaria (O. Costa, 1849)
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831)
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
Microloxia herbaria (Hubner, 1813)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)
Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
Nebula ibericata (Staudinger, 1871)
Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
Nothocasis sertata (Hubner, 1817)
Nychiodes obscuraria (de Villers, 1789)
Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
Oar reaumuraria (Milliere, 1864)
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
Onychora agaritharia (Dardoin, 1842)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Pachycnemia benesignata (Bellier, 1861)
Pachycnemia hippocastanaria (Hubner, 1799)
Pachycnemia tibiaria (Rambur, 1829)
Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883)
Paradarisa consonaria (Hubner, 1799)
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
Pareulype berberata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pareulype casearia (Constant, 1884)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
Pasiphila debiliata (Hubner, 1817)
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Pennithera firmata (Hubner, 1822)
Pennithera ulicata (Rambur, 1934)
Perconia strigillaria (Hubner, 1787)
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840)
Peribatodes buxicolaria (Mabille, 1873)
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833)
Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Peribatodes subflavaria (Milliere, 1876)
Peribatodes umbraria (Hubner, 1809)
Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
Perizoma incultaria (Herrich-Schaffer, 1848)
Perizoma juracolaria (Wehrli, 1919)
Perizoma lugdunaria (Herrich-Schaffer, 1855)
Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
Perizoma obsoletata (Herrich-Schaffer, 1838)
Petrophora binaevata (Mabille, 1869)
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Petrophora convergata (de Villers, 1789)
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767)
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Phaiogramma faustinata (Milliere, 1868)
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Protorhoe corollaria (Herrich-Schaffer, 1848)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Pseudoterpna coronillaria (Hubner, 1817)
Pseudoterpna corsicaria (Rambur, 1833)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Psodos quadrifaria (Sulzer, 1776)
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Rhoptria asperaria (Hubner, 1817)
Sardocyrnia bastelicaria (Bellier, 1862)
Schistostege decussata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sciadia tenebraria (Esper, 1806)
Scopula alba Hausmann, 1993
Scopula asellaria (Herrich-Schaffer, 1847)
Scopula confinaria (Herrich-Schaffer, 1847)
Scopula emutaria (Hubner, 1809)
Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Scopula imitaria (Hubner, 1799)
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula minorata (Boisduval, 1833)
Scopula rubellata (Gumppenberg, 1892)
Scopula rufomixtaria (de Graslin, 1863)
Scopula subpunctaria (Herrich-Schaffer, 1847)
Scopula ternata Schrank, 1802
Scopula caricaria (Reutti, 1853)
Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scopula honestata (Mabille, 1869)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Scopula nemoraria (Hubner, 1799)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Scopula submutata (Treitschke, 1828)
Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
Scopula turbidaria (Hubner, 1819)
Scopula umbelaria (Hubner, 1813)
Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scotopteryx alfacaria (Staudinger, 1859)
Scotopteryx angularia (de Villers, 1789)
Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scotopteryx coelinaria (de Graslin, 1863)
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
Scotopteryx obvallaria (Mabille, 1867)
Scotopteryx octodurensis (Favre, 1903)
Scotopteryx peribolata (Hubner, 1817)
Scotopteryx proximaria (Rambur, 1833)
Scotopteryx vicinaria (Duponchel, 1830)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hubner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
Selidosema taeniolaria (Hubner, 1813)
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Solitanea mariae (Stauder, 1921)
Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Stegania cararia (Hubner, 1790)
Stegania trimaculata (de Villers, 1789)
Synopsia sociaria (Hubner, 1799)
Tephronia codetaria (Oberthur, 1881)
Tephronia cyrnea (Schawerda, 1932)
Tephronia oranaria Staudinger, 1892
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Thera britannica (Turner, 1925)
Thera cognata (Thunberg, 1792)
Thera cupressata (Geyer, 1831)
Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Thera obeliscata (Hubner, 1787)
Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thera vetustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Theria primaria (Haworth, 1809)
Theria rupicapraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Thetidia plusiaria Boisduval, 1840
Timandra comae Schmidt, 1931
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
Triphosa tauteli Leraut, 2008
Venusia blomeri (Curtis, 1832)
Venusia cambrica Curtis, 1839
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe incursata (Hubner, 1813)
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthorhoe oxybiata (Milliere, 1872)
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xenochlorodes olympiaria (Herrich-Schaffer, 1852)

Glyphipterigidae
Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
Acrolepiopsis marcidella (Curtis, 1850)
Acrolepiopsis vesperella (Zeller, 1850)
Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
Digitivalva eglanteriella (Mann, 1855)
Digitivalva perlepidella (Stainton, 1849)
Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)
Digitivalva occidentella (Klimesch, 1956)
Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)
Glyphipterix argyroguttella Ragonot, 1885
Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
Glyphipterix fuscoviridella (Haworth, 1828)
Glyphipterix gianelliella Ragonot, 1885
Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
Glyphipterix heptaglyphella Le Marchand, 1925
Glyphipterix nicaeella Moschler, 1866
Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Gracillariidae
Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
Acrocercops cocciferellum (Chretien, 1910)
Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
Callisto pfaffenzelleri (Frey, 1856)
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
Caloptilia azaleella (Brants, 1913)
Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
Caloptilia coruscans (Walsingham, 1907)
Caloptilia cuculipennella (Hubner, 1796)
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
Caloptilia falconipennella (Hubner, 1813)
Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
Caloptilia hauderi (Rebel, 1906)
Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
Caloptilia robustella Jackh, 1972
Caloptilia roscipennella (Hubner, 1796)
Caloptilia rufipennella (Hubner, 1796)
Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
Calybites phasianipennella (Hubner, 1813)
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
Dialectica imperialella (Zeller, 1847)
Dialectica scalariella (Zeller, 1850)
Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
Gracillaria loriolella Frey, 1881
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
Macarostola miniella (Felder & Rogenhofer, 1875)
Metriochroa latifoliella (Milliere, 1886)
Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
Parectopa robiniella Clemens, 1863
Parornix alpicola (Wocke, 1877)
Parornix ampliatella (Stainton, 1850)
Parornix anglicella (Stainton, 1850)
Parornix betulae (Stainton, 1854)
Parornix carpinella (Frey, 1863)
Parornix devoniella (Stainton, 1850)
Parornix fagivora (Frey, 1861)
Parornix finitimella (Zeller, 1850)
Parornix petiolella (Frey, 1863)
Parornix polygrammella (Wocke, 1862)
Parornix scoticella (Stainton, 1850)
Parornix torquillella (Zeller, 1850)
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
Phyllocnistis xenia M. Hering, 1936
Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter acaciella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter alnivorella (Ragonot, 1875)
Phyllonorycter alpina (Frey, 1856)
Phyllonorycter anceps Triberti, 2007
Phyllonorycter apparella (Herrich-Schaffer, 1855)
Phyllonorycter barbarella (Rebel, 1901)
Phyllonorycter belotella (Staudinger, 1859)
Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter cephalariae (Lhomme, 1934)
Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schaffer, 1855)
Phyllonorycter cerasinella (Reutti, 1852)
Phyllonorycter cerisolella (Peyerimhoff, 1872)
Phyllonorycter chrysella (Constant, 1885)
Phyllonorycter cocciferella (Mendes, 1910)
Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
Phyllonorycter corylifoliella (Hubner, 1796)
Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter distentella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schaffer, 1855)
Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
Phyllonorycter endryella (Mann, 1855)
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
Phyllonorycter haasi (Rebel, 1901)
Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter helianthemella (Herrich-Schaffer, 1861)
Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter kusdasi Deschka, 1970
Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
Phyllonorycter lapadiella (Krone, 1909)
Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
Phyllonorycter mannii (Zeller, 1846)
Phyllonorycter mespilella (Hubner, 1805)
Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter millierella (Staudinger, 1871)
Phyllonorycter monspessulanella (Fuchs, 1897)
Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
Phyllonorycter parisiella (Wocke, 1848)
Phyllonorycter parvifoliella (Ragonot, 1875)
Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter phyllocytisi (M. Hering, 1936)
Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
Phyllonorycter pseudoplataniella (Ragonot, 1874)
Phyllonorycter purgantella (Chretien, 1915)
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
Phyllonorycter rebimbasi (Mendes, 1910)
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter scabiosella (Douglas, 1853)
Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853)
Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
Phyllonorycter suaveolentis (Petry, 1904)
Phyllonorycter suberifoliella (Zeller, 1850)
Phyllonorycter sublautella (Stainton, 1869)
Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
Phyllonorycter triflorella (Peyerimhoff, 1872)
Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
Phyllonorycter ulicicolella (Stainton, 1851)
Phyllonorycter ulmifoliella (Hubner, 1817)
Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
Phyllonorycter vulturella (Deschka, 1968)
Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)
Spulerina simploniella (Fischer von Roslerstamm, 1840)

Heliodinidae
Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Heliozelidae
Antispila metallella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Antispila treitschkiella (Fischer von Roslerstamm, 1843)
Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
Heliozela lithargyrellum (Zeller, 1850)
Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
Heliozela sericiella (Haworth, 1828)
Holocacista rivillei (Stainton, 1855)

Hepialidae
Gazoryctra ganna (Hubner, 1808)
Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
Pharmacis bertrandi (Le Cerf, 1936)
Pharmacis carna (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
Pharmacis pyrenaicus (Donzel, 1838)
Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Heterogynidae
Heterogynis canalensis Chapman, 1904
Heterogynis penella (Hubner, 1819)
Heterogynis pravieli Leraut, 2006
Heterogynis valdeblorensis Leraut, 2006

Incurvariidae
Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Crinopteryx familiella Peyerimhoff, 1871
Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)
Incurvaria pectinea Haworth, 1828
Incurvaria ploessli Huemer, 1993
Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Paraclemensia cyanella (Zeller, 1850)
Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Lasiocampidae
Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Eriogaster arbusculae Freyer, 1849
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Malacosoma alpicola Staudinger, 1870
Malacosoma franconica (Denis & Schiffermuller, 1775)
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Pachypasa limosa (de Villiers, 1827)
Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842)
Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma kermesifolia (Lajonquiere, 1960)
Phyllodesma tremulifolia (Hubner, 1810)
Poecilocampa alpina (Frey & Wullschlegel, 1874)
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
Psilogaster loti (Ochsenheimer, 1810)
Trichiura ilicis (Rambur, 1866)
Trichiura castiliana Spuler, 1908
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Lecithoceridae
Eurodachtha canigella (Caradja, 1920)
Eurodachtha pallicornella (Staudinger, 1859)
Eurodachtha siculella (Wocke, 1889)
Homaloxestis briantiella (Turati, 1879)
Lecithocera anatolica Gozmany, 1978
Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)
Odites kollarella (O. G. Costa, 1832)

Limacodidae
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoyosia codeti (Oberthur, 1883)

Lyonetiidae
Leucoptera aceris (Fuchs, 1903)
Leucoptera calycotomella Amsel, 1939
Leucoptera coronillae (M. Hering, 1933)
Leucoptera genistae (M. Hering, 1933)
Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
Leucoptera lotella (Stainton, 1859)
Leucoptera lustratella (Herrich-Schaffer, 1855)
Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
Leucoptera onobrychidella Klimesch, 1937
Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
Leucoptera spartifoliella (Hubner, 1813)
Leucoptera zanclaeella (Zeller, 1848)
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
Lyonetia ledi Wocke, 1859
Lyonetia prunifoliella (Hubner, 1796)
Phyllobrostis daphneella Staudinger, 1859
Phyllobrostis eremitella Joannis, 1912
Phyllobrostis fregenella Hartig, 1941
Phyllobrostis hartmanni Staudinger, 1867

Lypusidae
Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pseudatemelia colurnella (Mann, 1867)
Pseudatemelia filiella (Staudinger, 1859)
Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pseudatemelia fuscifrontella (Constant, 1885)
Pseudatemelia latipennella (Jackh, 1959)
Pseudatemelia lavandulae (Mann, 1855)
Pseudatemelia subgilvida (Walsingham, 1901)
Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
Pseudatemelia synchrozella (Jackh, 1959)
Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)
Pseudatemelia langohri E. Palm, 1990

Micropterigidae
Micropterix aglaella (Duponchel, 1838)
Micropterix allionella (Fabricius, 1794)
Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
Micropterix aureoviridella (Hofner, 1898)
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
Micropterix huemeri M. A. Kurz, M. E. Kurz & Zeller-Lukashort, 2003
Micropterix mansuetella Zeller, 1844
Micropterix osthelderi Heath, 1975
Micropterix paykullella (Fabricius, 1794)
Micropterix rothenbachii Frey, 1856
Micropterix schaefferi Heath, 1975
Micropterix sicanella Zeller, 1847
Micropterix trifasciella Heath, 1965
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Millieridae
Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)

Momphidae
Mompha langiella (Hubner, 1796)
Mompha idaei (Zeller, 1839)
Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mompha bradleyi Riedl, 1965
Mompha conturbatella (Hubner, 1819)
Mompha divisella Herrich-Schaffer, 1854
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mompha jurassicella (Frey, 1881)
Mompha lacteella (Stephens, 1834)
Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
Mompha propinquella (Stainton, 1851)
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
Mompha locupletella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)
Urodeta hibernella (Staudinger, 1859)

Nepticulidae
Acalyptris minimella (Rebel, 1924)
Acalyptris platani (Muller-Rutz, 1934)
Bohemannia auriciliella (Joannis, 1908)
Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853)
Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
Ectoedemia algeriensis van Nieukerken, 1985
Ectoedemia andalusiae van Nieukerken, 1985
Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schaffer, 1855)
Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)
Ectoedemia erythrogenella (Joannis, 1908)
Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
Ectoedemia haraldi (Soffner, 1942)
Ectoedemia hendrikseni A.Lastuvka, Z. Lastuvka & van Nieukerken, 2010
Ectoedemia heringella (Mariani, 1939)
Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
Ectoedemia hexapetalae (Szocs, 1957)
Ectoedemia ilicis (Mendes, 1910)
Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
Ectoedemia mahalebella (Klimesch, 1936)
Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
Ectoedemia pubescivora (Weber, 1937)
Ectoedemia quinquella (Bedell, 1848)
Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
Ectoedemia rufifrontella (Caradja, 1920)
Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
Ectoedemia suberis (Stainton, 1869)
Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
Ectoedemia decentella (Herrich-Schaffer, 1855)
Ectoedemia louisella (Sircom, 1849)
Ectoedemia obtusa (Puplesis & Diskus, 1996)
Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
Ectoedemia euphorbiella (Stainton, 1869)
Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
Ectoedemia amani Svensson, 1966
Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
Ectoedemia hispanica van Nieukerken, 1985
Ectoedemia liebwerdella Zimmermann, 1940
Ectoedemia liguricella Klimesch, 1953
Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
Parafomoria cistivora (Peyerimhoff, 1871)
Parafomoria fumanae A. & Z. Lastuvka, 2005
Parafomoria halimivora van Nieukerken, 1985
Parafomoria helianthemella (Herrich-Schaffer, 1860)
Parafomoria liguricella (Klimesch, 1946)
Parafomoria pseudocistivora van Nieukerken, 1983
Simplimorpha promissa (Staudinger, 1871)
Stigmella aceris (Frey, 1857)
Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella alaternella (Le Marchand, 1937)
Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
Stigmella auromarginella (Richardson, 1890)
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
Stigmella continuella (Stainton, 1856)
Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
Stigmella desperatella (Frey, 1856)
Stigmella diniensis (Klimesch, 1975)
Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)
Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
Stigmella eberhardi (Johansson, 1971)
Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
Stigmella freyella (Heyden, 1858)
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
Stigmella hybnerella (Hubner, 1796)
Stigmella ilicifoliella (Mendes, 1918)
Stigmella incognitella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
Stigmella luteella (Stainton, 1857)
Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
Stigmella malella (Stainton, 1854)
Stigmella mespilicola (Frey, 1856)
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
Stigmella minusculella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
Stigmella pyri (Glitz, 1865)
Stigmella regiella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella rhamnella (Herrich-Schaffer, 1860)
Stigmella roborella (Johansson, 1971)
Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984
Stigmella salicis (Stainton, 1854)
Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
Stigmella speciosa (Frey, 1858)
Stigmella splendidissimella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella stelviana (Weber, 1938)
Stigmella suberivora (Stainton, 1869)
Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
Stigmella thuringiaca (Petry, 1904)
Stigmella tiliae (Frey, 1856)
Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
Stigmella tormentillella (Herrich-Schaffer, 1860)
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
Stigmella vimineticola (Frey, 1856)
Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
Stigmella zangherii (Klimesch, 1951)
Trifurcula alypella Klimesch, 1975
Trifurcula bleonella (Chretien, 1904)
Trifurcula bupleurella (Chretien, 1907)
Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
Trifurcula lavandulae Z. & A. Lastuvka, 2007
Trifurcula magna A. & Z. Lastuvka, 1997
Trifurcula melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991
Trifurcula rosmarinella (Chretien, 1914)
Trifurcula saturejae (Parenti, 1963)
Trifurcula stoechadella Klimesch, 1975
Trifurcula teucriella (Chretien, 1914)
Trifurcula thymi (Szocs, 1965)
Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
Trifurcula ortneri (Klimesch, 1951)
Trifurcula aurella Rebel, 1933
Trifurcula calycotomella A. & Z. Lastuvka, 1997
Trifurcula coronillae van Nieukerken, 1990
Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
Trifurcula josefklimeschi van Nieukerken, 1990
Trifurcula luteola van Nieukerken, 1990
Trifurcula orientella Klimesch, 1953
Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)
Trifurcula serotinella Herrich-Schaffer, 1855
Trifurcula silviae van Nieukerken, 1990
Trifurcula squamatella Stainton, 1849
Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Noctuidae
Abrostola agnorista Dufay, 1956
Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
Acontia viridisquama Guenee, 1852
Acosmetia caliginosa (Hubner, 1813)
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
Acronicta cuspis (Hubner, 1813)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
Actebia fugax (Treitschke, 1825)
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
Actinotia radiosa (Esper, 1804)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola humilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
Agrochola meridionalis (Staudinger, 1871)
Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrochola pistacinoides (d'Aubuisson, 1867)
Agrochola haematidea (Duponchel, 1827)
Agrochola blidaensis (Stertz, 1915)
Agrochola lota (Clerck, 1759)
Agrochola macilenta (Hubner, 1809)
Agrochola laevis (Hubner, 1803)
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
Agrotis alexandriensis Baker, 1894
Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis catalaunensis (Milliere, 1873)
Agrotis chretieni (Dumont, 1903)
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
Agrotis endogaea Boisduval, 1834
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis fatidica (Hubner, 1824)
Agrotis graslini Rambur, 1848
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis obesa Boisduval, 1829
Agrotis puta (Hubner, 1803)
Agrotis ripae Hubner, 1823
Agrotis schawerdai Bytinski-Salz, 1937
Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrotis simplonia (Geyer, 1832)
Agrotis spinifera (Hubner, 1808)
Agrotis trux (Hubner, 1824)
Agrotis turatii Standfuss, 1888
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Allophyes corsica (Spuler, 1905)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Alvaradoia disjecta (Rothschild, 1920)
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840)
Amephana anarrhini (Duponchel, 1840)
Amephana aurita (Fabricius, 1787)
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ammoconia senex (Geyer, 1828)
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890)
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
Amphipyra berbera Rungs, 1949
Amphipyra effusa Boisduval, 1828
Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781)
Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
Anarta odontites (Boisduval, 1829)
Anarta pugnax (Hubner, 1824)
Anarta sodae (Rambur, 1829)
Anarta stigmosa (Christoph, 1887)
Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anthracia ephialtes (Hubner, 1822)
Antitype chi (Linnaeus, 1758)
Antitype suda (Geyer, 1832)
Apamea alpigena (Boisduval, 1837)
Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea aquila Donzel, 1837
Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
Apamea epomidion (Haworth, 1809)
Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea illyria Freyer, 1846
Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea maillardi (Geyer, 1834)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Apamea oblonga (Haworth, 1809)
Apamea platinea (Treitschke, 1825)
Apamea remissa (Hubner, 1809)
Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
Apamea scolopacina (Esper, 1788)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
Apamea sublustris (Esper, 1788)
Apamea syriaca (Osthelder, 1933)
Apamea unanimis (Hubner, 1813)
Apamea zeta (Treitschke, 1825)
Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)
Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
Archanara neurica (Hubner, 1808)
Arenostola phragmitidis (Hubner, 1803)
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
Atethmia centrago (Haworth, 1809)
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
Athetis pallustris (Hubner, 1808)
Athetis hospes (Freyer, 1831)
Athetis lepigone (Moschler, 1860)
Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
Auchmis detersa (Esper, 1787)
Autographa aemula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Autographa jota (Linnaeus, 1758)
Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
Brithys crini (Fabricius, 1775)
Bryonycta pineti (Staudinger, 1859)
Bryophila galathea Milliere, 1875
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Bryophila ravula (Hubner, 1813)
Bryophila vandalusiae Duponchel, 1842
Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
Bryophila petrea Guenee, 1852
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
Calliergis ramosa (Esper, 1786)
Callopistria juventina (Stoll, 1782)
Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
Calophasia almoravida Graslin, 1863
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Calophasia opalina (Esper, 1793)
Calophasia platyptera (Esper, 1788)
Caradrina germainii (Duponchel, 1835)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Caradrina gilva (Donzel, 1837)
Caradrina ingrata Staudinger, 1897
Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
Caradrina flavirena Guenee, 1852
Caradrina fuscicornis Rambur, 1832
Caradrina noctivaga Bellier, 1863
Caradrina selini Boisduval, 1840
Caradrina aspersa Rambur, 1834
Caradrina kadenii Freyer, 1836
Caradrina montana Bremer, 1861
Caradrina proxima Rambur, 1837
Caradrina terrea Freyer, 1840
Cardepia sociabilis (de Graslin, 1850)
Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
Cerastis faceta (Treitschke, 1835)
Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
Chersotis alpestris (Boisduval, 1837)
Chersotis anatolica (Draudt, 1936)
Chersotis andereggii (Boisduval, 1832)
Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chersotis cyrnea (Spuler, 1908)
Chersotis elegans (Eversmann, 1837)
Chersotis fimbriola (Esper, 1803)
Chersotis larixia (Guenee, 1852)
Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
Chersotis multangula (Hubner, 1803)
Chersotis ocellina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chersotis oreina Dufay, 1984
Chersotis rectangula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chrysodeixis acuta (Walker, 1858)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Clemathada calberlai (Staudinger, 1883)
Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
Cleonymia baetica (Rambur, 1837)
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833)
Coenobia rufa (Haworth, 1809)
Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Conisania renati (Oberthur, 1890)
Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Conistra alicia Lajonquiere, 1939
Conistra daubei (Duponchel, 1838)
Conistra gallica (Lederer, 1857)
Conistra intricata (Boisduval, 1829)
Conistra ligula (Esper, 1791)
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Conistra veronicae (Hubner, 1813)
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Conistra staudingeri (Graslin, 1863)
Conistra torrida (Lederer, 1857)
Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
Craniophora pontica (Staudinger, 1878)
Cryphia simulatricula (Guenee, 1852)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Cryphia ochsi (Boursin, 1940)
Cryphia pallida (Baker, 1894)
Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
Ctenoplusia accentifera (Lefebvre, 1827)
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia calendulae Treitschke, 1835
Cucullia cemenelensis Boursin, 1923
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia cineracea Freyer, 1841
Cucullia dracunculi (Hubner, 1813)
Cucullia formosa Rogenhofer, 1860
Cucullia gnaphalii (Hubner, 1813)
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia santolinae Rambur, 1834
Cucullia santonici (Hubner, 1813)
Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
Cucullia caninae Rambur, 1833
Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
Cucullia lychnitis Rambur, 1833
Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
Cucullia reisseri Boursin, 1933
Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia scrophulariphaga Rambur, 1833
Cucullia scrophulariphila Staudinger, 1859
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
Dasypolia ferdinandi Ruhl, 1892
Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
Deltote uncula (Clerck, 1759)
Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Diachrysia chryson (Esper, 1789)
Diachrysia nadeja (Oberthur, 1880)
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Diarsia dahlii (Hubner, 1813)
Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
Diarsia guadarramensis (Boursin, 1928)
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris musiva (Hubner, 1803)
Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris celsicola (Bellier, 1859)
Dichagyris constanti (Milliere, 1860)
Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)
Dichagyris renigera (Hubner, 1808)
Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris vallesiaca (Boisduval, 1837)
Dichonia aeruginea (Hubner, 1808)
Dichonia convergens (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Dryobota labecula (Esper, 1788)
Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
Dryobotodes carbonis Wagner, 1931
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
Dryobotodes roboris (Geyer, 1835)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hubner, 1790)
Enargia paleacea (Esper, 1788)
Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epimecia ustula (Freyer, 1835)
Episema glaucina (Esper, 1789)
Episema grueneri Boisduval, 1837
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eremohadena chenopodiphaga (Rambur, 1832)
Eremohadena halimi (Milliere, 1877)
Eucarta amethystina (Hubner, 1803)
Euchalcia bellieri (Kirby, 1900)
Euchalcia modestoides Poole, 1989
Euchalcia variabilis (Piller, 1783)
Eucoptocnemis optabilis (Boisduval, 1834)
Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
Euxoa lidia (Stoll, 1782)
Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa birivia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa conspicua (Hubner, 1824)
Euxoa cos (Hubner, 1824)
Euxoa culminicola (Staudinger, 1870)
Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
Euxoa decora (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
Euxoa eruta (Hubner, 1817)
Euxoa hastifera (Donzel, 1847)
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa recussa (Hubner, 1817)
Euxoa temera (Hubner, 1808)
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
Euxoa vitta (Esper, 1789)
Euxoa haverkampfi (Standfuss, 1893)
Evisa schawerdae Reisser, 1930
Globia algae (Esper, 1789)
Globia sparganii (Esper, 1790)
Gortyna borelii Pierret, 1837
Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gortyna xanthenes Germar, 1842
Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena ruetimeyeri Boursin, 1951
Hadena sancta (Staudinger, 1859)
Hadena silenes (Hubner, 1822)
Hadena adriana (Schawerda, 1921)
Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Hadena caesia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena clara (Staudinger, 1901)
Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
Hadena consparcatoides (Schawerda, 1928)
Hadena filograna (Esper, 1788)
Hadena luteocincta (Rambur, 1834)
Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
Hadena tephroleuca (Boisduval, 1833)
Haemerosia renalis (Hubner, 1813)
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
Hecatera cappa (Hubner, 1809)
Hecatera corsica (Rambur, 1832)
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Helicoverpa armigera (Hubner, 1808)
Heliothis maritima Graslin, 1855
Heliothis nubigera Herrich-Schaffer, 1851
Heliothis ononis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Helotropha leucostigma (Hubner, 1808)
Heterophysa dumetorum (Geyer, 1834)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoplodrina hesperica Dufay & Boursin, 1960
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Hydraecia osseola Staudinger, 1882
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
Lacanobia aliena (Hubner, 1809)
Lacanobia blenna (Hubner, 1824)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia splendens (Hubner, 1808)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lamprosticta culta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
Lasionycta proxima (Hubner, 1809)
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
Leucania comma (Linnaeus, 1761)
Leucania joannisi Boursin & Rungs, 1952
Leucania obsoleta (Hubner, 1803)
Leucania punctosa (Treitschke, 1825)
Leucania putrescens (Hubner, 1824)
Leucania zeae (Duponchel, 1827)
Leucochlaena oditis (Hubner, 1822)
Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
Lithophane merckii (Rambur, 1832)
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829)
Litoligia literosa (Haworth, 1809)
Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
Lophoterges millierei (Staudinger, 1871)
Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)
Luperina rubella (Duponchel, 1835)
Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lycophotia erythrina (Herrich-Schaffer, 1852)
Lycophotia molothina (Esper, 1789)
Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser, 1985
Mesapamea secalella Remm, 1983
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mesogona oxalina (Hubner, 1803)
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Metopoceras felicina (Donzel, 1844)
Mniotype adusta (Esper, 1790)
Mniotype anilis (Boisduval, 1840)
Mniotype occidentalis Yela, Fibiger, Ronkay & Zilli, 2010
Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mniotype solieri (Boisduval, 1829)
Mniotype spinosa (Chretien, 1910)
Moma alpium (Osbeck, 1778)
Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Mythimna riparia (Rambur, 1829)
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mythimna congrua (Hubner, 1817)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Mythimna litoralis (Curtis, 1827)
Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mythimna impura (Hubner, 1808)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
Mythimna vitellina (Hubner, 1808)
Mythimna prominens (Walker, 1856)
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)
Mythimna andereggii (Boisduval, 1840)
Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
Naenia typica (Linnaeus, 1758)
Noctua comes Hubner, 1813
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta Hubner, 1803
Noctua interposita (Hubner, 1790)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
Olivenebula xanthochloris (Boisduval, 1840)
Omia cyclopea (Graslin, 1837)
Omia cymbalariae (Hubner, 1809)
Omphalophana antirrhinii (Hubner, 1803)
Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oria musculosa (Hubner, 1808)
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orthosia opima (Hubner, 1809)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Oxicesta chamoenices (Herrich-Schaffer, 1845)
Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
Oxicesta serratae (Zerny, 1927)
Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
Panchrysia aurea (Hubner, 1803)
Panchrysia v-argenteum (Esper, 1798)
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Papestra biren (Goeze, 1781)
Paradiarsia punicea (Hubner, 1803)
Parastichtis suspecta (Hubner, 1817)
Pardoxia graellsi (Feisthamel, 1837)
Peridroma saucia (Hubner, 1808)
Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermuller, 1775)
Perigrapha rorida Frivaldszky, 1835
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Phlogophora scita (Hubner, 1790)
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
Photedes dulcis (Oberthur, 1918)
Photedes extrema (Hubner, 1809)
Photedes fluxa (Hubner, 1809)
Photedes minima (Haworth, 1809)
Photedes morrisii (Dale, 1837)
Phragmatiphila nexa (Hubner, 1808)
Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Plusia putnami (Grote, 1873)
Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
Polia hepatica (Clerck, 1759)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816
Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
Polymixis lichenea (Hubner, 1813)
Polymixis argillaceago (Hubner, 1822)
Polymixis dubia (Duponchel, 1836)
Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)
Polymixis xanthomista (Hubner, 1819)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)
Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pseudenargia ulicis (Staudinger, 1859)
Pseudluperina pozzii (Curo, 1883)
Pseudozarba bipartita (Herrich-Schaffer, 1850)
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
Raphia hybris (Hubner, 1813)
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833)
Rhizedra lutosa (Hubner, 1803)
Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833)
Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
Schinia cardui (Hubner, 1790)
Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
Senta flammea (Curtis, 1828)
Sesamia cretica Lederer, 1857
Sesamia nonagrioides Lefebvre, 1827
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
Sideridis turbida (Esper, 1790)
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spaelotis senna (Freyer, 1829)
Spodoptera cilium Guenee, 1852
Spodoptera exigua (Hubner, 1808)
Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
Standfussiana dalmata (Staudinger, 1901)
Standfussiana insulicola (Turati, 1919)
Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
Standfussiana nictymera (Boisduval, 1834)
Standfussiana wiskotti (Standfuss, 1888)
Stilbia anomala (Haworth, 1812)
Stilbia calberlae (Failla-Tedaldi, 1890)
Stilbia faillae Pungeler, 1918
Stilbia philopalis Graslin, 1852
Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sympistis funebris (Hubner, 1809)
Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)
Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)
Syngrapha devergens (Hubner, 1813)
Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Synthymia fixa (Fabricius, 1787)
Teinoptera olivina (Herrich-Schaffer, 1852)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Thalpophila vitalba (Freyer, 1834)
Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Thysanoplusia circumscripta (Freyer, 1831)
Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840)
Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Trichoplusia ni (Hubner, 1803)
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
Trigonophora haasi (Staudinger, 1892)
Trigonophora crassicornis (Oberthur, 1918)
Trigonophora flammea (Esper, 1785)
Trigonophora jodea (Herrich-Schaffer, 1850)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ulochlaena hirta (Hubner, 1813)
Unchelea myodea (Rambur, 1858)
Valeria jaspidea (Villers, 1789)
Valeria oleagina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
Xanthia ruticilla (Esper, 1791)
Xanthia togata (Esper, 1788)
Xanthodes albago (Fabricius, 1794)
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
Xestia rhaetica (Staudinger, 1871)
Xestia sincera (Herrich-Schaffer, 1851)
Xestia speciosa (Hubner, 1813)
Xestia viridescens (Turati, 1919)
Xestia agathina (Duponchel, 1827)
Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xestia castanea (Esper, 1798)
Xestia cohaesa (Herrich-Schaffer, 1849)
Xestia collina (Boisduval, 1840)
Xestia jordani (Turati, 1912)
Xestia kermesina (Mabille, 1869)
Xestia ochreago (Hubner, 1809)
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
Xestia stigmatica (Hubner, 1813)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xylena solidaginis (Hubner, 1803)
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Xylena vetusta (Hubner, 1813)
Xylocampa areola (Esper, 1789)

Nolidae
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Earias insulana (Boisduval, 1833)
Earias vernana (Fabricius, 1787)
Garella nilotica (Rogenhofer, 1882)
Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Meganola togatulalis (Hubner, 1796)
Nola aerugula (Hubner, 1793)
Nola chlamitulalis (Hubner, 1813)
Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)
Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)
Nola cristatula (Hubner, 1793)
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
Nola dresnayi (Warnecke, 1946)
Nola kruegeri (Turati, 1911)
Nola squalida Staudinger, 1871
Nola subchlamydula Staudinger, 1871
Nola thymula Milliere, 1867
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
Nycteola columbana (Turner, 1925)
Nycteola degenerana (Hubner, 1799)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Notodontidae
Cerura erminea (Esper, 1783)
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drymonia obliterata (Esper, 1785)
Drymonia querna (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Neoharpyia verbasci (Fabricius, 1798)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Notodonta torva (Hubner, 1803)
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Odontosia carmelita (Esper, 1799)
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhegmatophila alpina (Bellier, 1881)
Spatalia argentina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)
Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae
Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)
Alabonia staintoniella (Zeller, 1850)
Aplota nigricans (Zeller, 1852)
Aplota palpella (Haworth, 1828)
Batia inexpectella Jackh, 1972
Batia internella Jackh, 1972
Batia lambdella (Donovan, 1793)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
Borkhausenia nefrax Hodges, 1974
Buvatina tineiformis Leraut, 1984
Crassa tinctella (Hubner, 1796)
Crassa unitella (Hubner, 1796)
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
Denisia albimaculea (Haworth, 1828)
Denisia augustella (Hubner, 1796)
Denisia fuscicapitella Huemer, 2001
Denisia graslinella (Staudinger, 1871)
Denisia luctuosella (Duponchel, 1840)
Denisia muellerrutzi (Amsel, 1939)
Denisia nubilosella (Herrich-Schaffer, 1854)
Denisia pyrenaica Leraut, 1989
Denisia ragonotella (Constant, 1885)
Denisia rhaetica (Frey, 1856)
Denisia similella (Hubner, 1796)
Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
Denisia subaquilea (Stainton, 1849)
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Epicallima bruandella (Ragonot, 1889)
Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
Goidanichiana jourdheuillella (Ragonot, 1875)
Harpella forficella (Scopoli, 1763)
Herrichia excelsella Staudinger, 1871
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
Holoscolia huebneri Kocak, 1980
Kasyniana diminutella (Rebel, 1931)
Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
Minetia adamczewskii (Toll, 1956)
Minetia criella (Treitschke, 1835)
Minetia crinitus (Fabricius, 1798)
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
Pleurota ericella (Duponchel, 1839)
Pleurota gallicella Huemer & Luquet, 1995
Pleurota honorella (Hubner, 1813)
Pleurota metricella (Zeller, 1847)
Pleurota planella (Staudinger, 1859)
Pleurota protasella Staudinger, 1883
Pleurota proteella Staudinger, 1880
Pleurota pungitiella Herrich-Schaffer, 1854
Pleurota pyropella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pleurota punctella (O. Costa, 1836)
Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)
Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842)

Opostegidae
Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
Opostega spatulella Herrich-Schaffer, 1855
Opostegoides menthinella (Mann, 1855)
Pseudopostega auritella (Hubner, 1813)
Pseudopostega chalcopepla (Walsingham, 1908)
Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae
Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae
Eidophasia aereolella Lhomme, 1949
Eidophasia insulella Walsingham, 1900
Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm, 1840)
Eidophasia syenitella Herrich-Schaffer, 1854
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Plutella geniatella Zeller, 1839
Plutella huemerella (Baraniak, 2007)
Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839)
Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Praydidae
Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
Distagmos ledereri Herrich-Schaffer, 1854
Prays citri (Milliere, 1873)
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
Prays oleae (Bernard, 1788)
Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Prodoxidae
Lampronia aeripennella (Rebel, 1889)
Lampronia capitella (Clerck, 1759)
Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
Lampronia flavimitrella (Hubner, 1817)
Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
Lampronia luzella (Hubner, 1817)
Lampronia morosa Zeller, 1852
Lampronia provectella (Heyden, 1865)
Lampronia psychidella (Milliere, 1854)
Lampronia pubicornis (Haworth, 1828)
Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lampronia standfussiella Zeller, 1852

Psychidae
Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
Anaproutia comitella (Bruand, 1853)
Anaproutia raiblensis (Mann, 1870)
Apterona crenulella (Bruand, 1853)
Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
Apterona nylanderi (Wehrli, 1927)
Bacotia claustrella (Bruand, 1845)
Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850)
Bankesia deplatsella Nel, 1999
Bankesia montanella (Walsingham, 1899)
Bijugis bombycella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Bijugis pectinella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Canephora hirsuta (Poda, 1761)
Dahlica argenterae (Wehrli, 1924)
Dahlica caspari Herrmann, 1984
Dahlica dorotheae Herrmann, 1981
Dahlica lazuri (Clerck, 1759)
Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
Dahlica rebeli (Wehrli, 1924)
Dahlica sauteri (Hattenschwiler, 1977)
Dahlica triquetrella (Hubner, 1813)
Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
Dissoctena granigerella Staudinger, 1859
Epichnopterix montanella Heylaerts, 1900
Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epichnopterix pontbrillantella (Bruand, 1858)
Epichnopterix sieboldi (Reutti, 1853)
Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851)
Leptopterix hirsutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Leptopterix plumistrella (Hubner, 1793)
Luffia ferchaultella (Stephens, 1850)
Luffia lapidella (Goeze, 1783)
Narycia astrella (Herrich-Schaffer, 1851)
Narycia duplicella (Goeze, 1783)
Narycia infernalis Herrmann, 1986
Oiketicoides febretta (Boyer de Fonscolombe, 1835)
Oreopsyche tenella (Ad. Speyer, 1862)
Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
Penestoglossa dardoinella (Milliere, 1863)
Phalacropterix apiformis (Rossi, 1790)
Phalacropterix calberlae (Heylaerts, 1890)
Phalacropterix graminifera (Fourcroy, 1785)
Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
Phalacropterix praecellens (Staudinger, 1870)
Proutia betulina (Zeller, 1839)
Pseudobankesia alpestrella (Heinemann, 1870)
Pseudobankesia casaella Hattenschwiler, 1994
Pseudobankesia gramatella (Lhomme, 1938)
Pseudobankesia vernella (Constant, 1899)
Psyche casta (Pallas, 1767)
Psyche crassiorella Bruand, 1851
Psyche pyrenaea (Bourgogne, 1961)
Psychidea nudella (Ochsenheimer, 1810)
Ptilocephala agrostidis (Schrank, 1802)
Ptilocephala albida (Esper, 1786)
Ptilocephala leschenaulti (Staudinger, 1860)
Ptilocephala lessei (Bourgogne, 1954)
Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
Ptilocephala pyrenaella (Herrich-Schaffer, 1852)
Ptilocephala sicheliella (Bruand, 1858)
Ptilocephala silphella (Milliere, 1871)
Ptilocephala vesubiella (Milliere, 1872)
Rebelia herrichiella Strand, 1912
Rebelia surientella (Bruand, 1858)
Reisseronia tarnierella (Bruand, 1851)
Siederia alpicolella (Rebel, 1919)
Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
Taleporia defoliella Constant, 1895
Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816)
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
Typhonia ciliaris (Ochsenheimer, 1810)
Whittleia retiella (Newman, 1847)

Pterolonchidae
Pterolonche albescens Zeller, 1847
Pterolonche inspersa Staudinger, 1859

Pterophoridae
Adaina microdactyla (Hubner, 1813)
Agdistis adactyla (Hubner, 1819)
Agdistis bennetii (Curtis, 1833)
Agdistis frankeniae (Zeller, 1847)
Agdistis heydeni (Zeller, 1852)
Agdistis manicata Staudinger, 1859
Agdistis meridionalis (Zeller, 1847)
Agdistis neglecta Arenberger, 1976
Agdistis paralia (Zeller, 1847)
Agdistis satanas Milliere, 1875
Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
Amblyptilia acanthadactyla (Hubner, 1813)
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
Buckleria paludum (Zeller, 1839)
Calyciphora acarnella (Walsingham, 1898)
Calyciphora adamas (Constant, 1895)
Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
Calyciphora homoiodactyla (Kasy, 1960)
Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)
Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867)
Capperia celeusi (Frey, 1886)
Capperia fusca (O. Hofmann, 1898)
Capperia hellenica Adamczewski, 1951
Capperia loranus (Fuchs, 1895)
Capperia maratonica Adamczewski, 1951
Capperia polonica Adamczewski, 1951
Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
Crombrugghia kollari (Stainton, 1851)
Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841)
Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
Gypsochares baptodactylus (Zeller, 1850)
Gypsochares bigoti Gibeaux & Nel, 1989
Hellinsia carphodactyla (Hubner, 1813)
Hellinsia chrysocomae (Ragonot, 1875)
Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
Hellinsia distinctus (Herrich-Schaffer, 1855)
Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
Hellinsia inulaevorus (Gibeaux, 1989)
Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
Hellinsia pectodactylus (Staudinger, 1859)
Hellinsia tephradactyla (Hubner, 1813)
Marasmarcha fauna (Milliere, 1876)
Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
Marasmarcha oxydactylus (Staudinger, 1859)
Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847)
Merrifieldia semiodactylus (Mann, 1855)
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875
Oidaematophorus giganteus (Mann, 1855)
Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)
Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
Paraplatyptilia metzneri (Zeller, 1841)
Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Platyptilia isodactylus (Zeller, 1852)
Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Procapperia linariae (Chretien, 1922)
Procapperia maculatus (Constant, 1865)
Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
Puerphorus olbiadactylus (Milliere, 1859)
Stangeia siceliota (Zeller, 1847)
Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988
Stenoptilia aridus (Zeller, 1847)
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851)
Stenoptilia elkefi Arenberger, 1984
Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990
Stenoptilia lutescens (Herrich-Schaffer, 1855)
Stenoptilia millieridactylus (Bruand, 1861)
Stenoptilia mimula Gibeaux, 1985
Stenoptilia nepetellae Bigot & Picard, 1983
Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
Stenoptilia pneumonanthes (Buttner, 1880)
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852)
Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
Tabulaephorus punctinervis (Constant, 1885)
Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)
Wheeleria raphiodactyla (Rebel, 1901)
Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827)

Pyralidae
Achroia grisella (Fabricius, 1794)
Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
Acrobasis bithynella Zeller, 1848
Acrobasis centunculella (Mann, 1859)
Acrobasis consociella (Hubner, 1813)
Acrobasis dulcella (Zeller, 1848)
Acrobasis fallouella (Ragonot, 1871)
Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)
Acrobasis obtusella (Hubner, 1796)
Acrobasis porphyrella (Duponchel, 1836)
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
Acrobasis romanella (Milliere, 1870)
Acrobasis sodalella Zeller, 1848
Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aglossa brabanti Ragonot, 1884
Aglossa caprealis (Hubner, 1809)
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Aglossa rabatalis (Joannis, 1923)
Alophia combustella (Herrich-Schaffer, 1855)
Amphithrix sublineatella (Staudinger, 1859)
Ancylosis arenosella (Staudinger, 1859)
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
Ancylosis imitella Hampson, 1901
Ancylosis morbosella Staudinger, 1879
Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
Ancylosis roscidella (Eversmann, 1844)
Ancylosis sareptalla (Herrich-Schaffer, 1861)
Anerastia lotella (Hubner, 1813)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Aphomia zelleri Joannis, 1932
Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
Apomyelois decolor (Zeller, 1881)
Asalebria florella (Mann, 1862)
Asalebria venustella (Ragonot, 1887)
Asarta aethiopella (Duponchel, 1837)
Asarta alpicolella (Zeller, 1839)
Asartodes monspesulalis (Duponchel, 1834)
Asartodes zapateri (Ragonot, 1882)
Assara conicolella (Constant, 1884)
Assara terebrella (Zincken, 1818)
Bostra obsoletalis (Mann, 1884)
Bradyrrhoa cantenerella (Duponchel, 1837)
Bradyrrhoa confiniella Zeller, 1848
Bradyrrhoa marianella Ragonot, 1887
Bradyrrhoa trapezella (Duponchel, 1836)
Cadra abstersella (Zeller, 1847)
Cadra calidella (Guenee, 1845)
Cadra cautella (Walker, 1863)
Cadra figulilella (Gregson, 1871)
Cadra furcatella (Herrich-Schaffer, 1849)
Catastia marginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
Cryptoblabes gnidiella (Milliere, 1867)
Delplanqueia cortella (Constant, 1884)
Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836)
Denticera divisella (Duponchel, 1842)
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)
Dioryctria pineae (Staudinger, 1859)
Dioryctria robiniella (Milliere, 1865)
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
Eccopisa effractella Zeller, 1848
Elegia fallax (Staudinger, 1881)
Elegia similella (Zincken, 1818)
Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ephestia disparella Hampson, 1901
Ephestia elutella (Hubner, 1796)
Ephestia kuehniella Zeller, 1879
Ephestia mistralella (Milliere, 1874)
Ephestia parasitella Staudinger, 1859
Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
Ephestia welseriella (Zeller, 1848)
Epischnia adultella Zeller, 1848
Epischnia agnieleae Leraut, 2003
Epischnia asteris Staudinger, 1870
Epischnia illotella Zeller, 1839
Epischnia prodromella (Hubner, 1799)
Episcythrastis tabidella (Mann, 1864)
Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
Eucarphia vinetella (Fabricius, 1787)
Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
Eurhodope cruentella (Duponchel, 1843)
Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
Euzophera bigella (Zeller, 1848)
Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
Euzophera lunulella (O. Costa, 1836)
Euzophera osseatella (Treitschke, 1832)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914)
Euzopherodes vapidella (Mann, 1857)
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
Gymnancyla canella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gymnancyla hornigii (Lederer, 1852)
Gymnancyla ruscinonella Ragonot, 1888
Homoeosoma incognitellum Roesler, 1965
Homoeosoma inustella Ragonot, 1884
Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hypochalcia decorella (Hubner, 1810)
Hypochalcia dignella (Hubner, 1796)
Hypochalcia lignella (Hubner, 1796)
Hypochalcia propinquella (Guenee, 1845)
Hypotia corticalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hypotia massilialis (Duponchel, 1832)
Hypotia pectinalis (Herrich-Schaffer, 1838)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Hypsopygia fulvocilialis (Duponchel, 1834)
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Hypsopygia incarnatalis (Zeller, 1847)
Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hypsotropa limbella Zeller, 1848
Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847)
Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
Lamoria anella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Laodamia faecella (Zeller, 1839)
Loryma egregialis (Herrich-Schaffer, 1838)
Lymphia chalybella (Eversmann, 1844)
Matilella fusca (Haworth, 1811)
Megasis rippertella (Zeller, 1839)
Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
Merulempista ragonoti Rothschild, 1913
Merulempista turturella (Zeller, 1848)
Metallostichodes bicolorella (Heinemann, 1864)
Metallostichodes nigrocyanella (Constant, 1865)
Moitrelia hispanella Staudinger, 1859
Moitrelia italogallicella (Milliere, 1882)
Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
Myelois cribratella Zeller, 1847
Myrlaea albistrigata (Staudinger, 1881)
Nephopterix angustella (Hubner, 1796)
Neurotomia coenulentella (Zeller, 1846)
Nyctegretis aenigmella Leraut, 2002
Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
Nyctegretis ruminella La Harpe, 1860
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
Paralipsa gularis (Zeller, 1877)
Pempelia albariella Zeller, 1839
Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836)
Pempelia brephiella (Staudinger, 1879)
Pempelia genistella (Duponchel, 1836)
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pempeliella ardosiella (Ragonot, 1887)
Pempeliella bayassensis Leraut, 2001
Pempeliella matilella Leraut, 2001
Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pempeliella sororiella Zeller, 1839
Phycita coronatella (Guenee, 1845)
Phycita metzneri (Zeller, 1846)
Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes binaevella (Hubner, 1813)
Phycitodes eliseannae Leraut, 2002
Phycitodes gallicella Leraut, 2002
Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
Plodia interpunctella (Hubner, 1813)
Pseudacrobasis nankingella Roesler, 1975
Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
Psorosa mediterranella Amsel, 1953
Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836)
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
Raphimetopus ablutella (Zeller, 1839)
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
Salebriopsis albicilla (Herrich-Schaffer, 1849)
Saluria maculivittella Ragonot, 1887
Sciota adelphella (Fischer v. Roslerstamm, 1836)
Sciota fumella (Eversmann, 1844)
Sciota hostilis (Stephens, 1834)
Sciota rhenella (Zincken, 1818)
Seeboldia korgosella Ragonot, 1887
Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Selagia fuscorubra Riel, 1928
Selagia spadicella (Hubner, 1796)
Stemmatophora borgialis (Duponchel, 1832)
Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
Stemmatophora combustalis (Fischer v. Roslerstamm, 1842)
Stemmatophora syriacalis (Ragonot, 1895)
Synaphe antennalis (Fabricius, 1794)
Synaphe bombycalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Synaphe diffidalis (Guenee, 1854)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Trachonitis cristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tretopteryx pertusalis (Geyer, 1832)
Tsaraphycis mimeticella (Staudinger, 1879)
Valdovecaria bradyrrhoella Zerny, 1927
Valdovecaria hispanicella (Herrich-Schaffer, 1855)
Valdovecaria umbratella (Treitschke, 1832)
Vitula biviella (Zeller, 1848)
Zophodia grossulariella (Hubner, 1809)

Riodinidae
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Roeslerstammiidae
Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
Roeslerstammia pronubella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Saturniidae
Actias isabellae (Graells, 1849)
Aglia tau (Linnaeus, 1758)
Samia cynthia (Drury, 1773)
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
Saturnia pyri (Denis & Schiffermuller, 1775)

Schreckensteiniidae
Schreckensteinia festaliella (Hubner, 1819)

Scythrididae
Enolmis acanthella (Godart, 1824)
Enolmis agenjoi Passerin d'Entreves, 1988
Episcythris triangulella (Ragonot, 1874)
Scythris adustella Jackh, 1978
Scythris amphonycella (Geyer, 1836)
Scythris anomaloptera (Staudinger, 1880)
Scythris apicalis (Zeller, 1847)
Scythris arenbergeri Passerin d'Entreves, 1986
Scythris aspromontis Jackh, 1978
Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889)
Scythris binotiferella (Ragonot, 1880)
Scythris bornicensis Jackh, 1977
Scythris carboniella Jackh, 1978
Scythris cicadella (Zeller, 1839)
Scythris cistorum (Milliere, 1876)
Scythris clavella (Zeller, 1855)
Scythris constanti Walsingham, 1898
Scythris corsa Passerin d'Entreves, 1986
Scythris crassiuscula (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris cupreella (Staudinger, 1859)
Scythris cuspidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
Scythris dissimilella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris dorycniella (Milliere, 1861)
Scythris empetrella Karsholt & Nielsen, 1976
Scythris ericetella (Heinemann, 1872)
Scythris ericivorella (Ragonot, 1880)
Scythris fallacella (Schlager, 1847)
Scythris flavidella Preissecker, 1911
Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886)
Scythris flaviventrella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977
Scythris glacialis (Frey, 1870)
Scythris grandipennis (Haworth, 1828)
Scythris gravatella (Zeller, 1847)
Scythris heinemanni (Moschler, 1869)
Scythris imperiella Jackh, 1978
Scythris inertella (Zeller, 1855)
Scythris inspersella (Hubner, 1817)
Scythris insulella (Staudinger, 1859)
Scythris knochella (Fabricius, 1794)
Scythris lafauryi Passerin d'Entreves, 1986
Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scythris lampyrella (Constant, 1865)
Scythris lempkei Bengtsson & Langohr, 1989
Scythris lhommei Bengtsson & Passerin d'Entreves, 1988
Scythris limbella (Fabricius, 1775)
Scythris mariannae Bengtsson, 1991
Scythris meanderis Bengtsson, 1997
Scythris mediella (Constant, 1855)
Scythris mus Walsingham, 1898
Scythris noricella (Zeller, 1843)
Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
Scythris palustris (Zeller, 1855)
Scythris parafuscoaenea Bengtsson, 1991
Scythris pascuella (Zeller, 1855)
Scythris penicillata (Chretien, 1900)
Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
Scythris potentillella (Zeller, 1847)
Scythris productella (Zeller, 1839)
Scythris punctivittella (O. Costa, 1836)
Scythris ridiculella Caradja, 1920
Scythris rouxella (Constant, 1865)
Scythris sappadensis Bengtsson, 1992
Scythris saxella Bengtsson, 1991
Scythris schawerdae Rebel, 1931
Scythris schleichiella (Zeller, 1870)
Scythris scipionella (Staudinger, 1859)
Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)
Scythris scorpionella Jackh, 1977
Scythris seliniella (Zeller, 1839)
Scythris siccella (Zeller, 1839)
Scythris speyeri (Heinemann & Wocke, 1876)
Scythris subseliniella (Heinemann, 1876)
Scythris subsiccella Bengtsson, 1997
Scythris tabidella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris tenuivittella (Stainton, 1867)
Scythris tergestinella (Zeller, 1855)
Scythris tributella (Zeller, 1847)
Scythris vartianae Kasy, 1962
Scythris ventosella Chretien, 1907
Scythris vittella (O. Costa, 1834)

Sesiidae
Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
Bembecia fibigeri Z. Lastuvka & A. Lastuvka, 1994
Bembecia himmighoffeni (Staudinger, 1866)
Bembecia iberica Spatenka, 1992
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Bembecia megillaeformis (Hubner, 1813)
Bembecia psoraleae Bartsch & Bettag, 1997
Bembecia scopigera (Scopoli, 1763)
Bembecia sirphiformis (Lucas, 1849)
Bembecia tunetana (Le Cerf, 1920)
Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834)
Chamaesphecia aerifrons (Zeller, 1847)
Chamaesphecia anthraciformis (Rambur, 1832)
Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
Chamaesphecia mysiniformis (Boisduval, 1840)
Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
Chamaesphecia osmiaeformis (Herrich-Schaffer, 1848)
Chamaesphecia palustris Kautz, 1927
Chamaesphecia ramburi (Staudinger, 1866)
Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)
Pyropteron hispanica (Kallies, 1999)
Pyropteron leucomelaena (Zeller, 1847)
Pyropteron meriaeformis (Boisduval, 1840)
Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
Sesia apiformis (Clerck, 1759)
Sesia bembeciformis (Hubner, 1806)
Sesia melanocephala Dalman, 1816
Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
Synanthedon codeti (Oberthur, 1881)
Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
Synanthedon melliniformis (Laspeyres, 1801)
Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schaffer, 1846)
Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
Synanthedon soffneri Spatenka, 1983
Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908)
Synanthedon stomoxiformis (Hubner, 1790)
Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
Tinthia tineiformis (Esper, 1789)

Sphingidae
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
Hyles dahlii (Geyer, 1828)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
Hyles hippophaes (Esper, 1789)
Hyles livornica (Esper, 1780)
Hyles nicaea (de Prunner, 1798)
Hyles vespertilio (Esper, 1780)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Marumba quercus (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Sphinx maurorum (Jordan, 1931)
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae
Neomariania partinicensis (Rebel, 1937)
Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Thyrididae
Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Tineidae
Anomalotinea liguriella (Milliere, 1879)
Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
Ateliotum insulare (Rebel, 1896)
Ateliotum petrinella (Herrich-Schaffer, 1854)
Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851
Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
Eudarcia glaseri (Petersen, 1967)
Eudarcia leopoldella (O. G. Costa, 1836)
Eudarcia mensella (Walsingham, 1900)
Eudarcia nigraella (Mariani, 1937)
Eudarcia pagenstecherella (Hubner, 1825)
Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)
Infurcitinea atrifasciella (Staudinger, 1871)
Infurcitinea captans Gozmany, 1960
Infurcitinea finalis Gozmany, 1959
Infurcitinea gaedikella Nel, 2003
Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
Infurcitinea italica (Amsel, 1954)
Infurcitinea klimeschi Passerin d'Entreves, 1974
Infurcitinea marcunella (Rebel, 1910)
Infurcitinea parentii Petersen, 1964
Infurcitinea roesslerella (Heyden, 1865)
Infurcitinea rumelicella (Rebel, 1903)
Infurcitinea sardica (Amsel, 1952)
Infurcitinea sardiniella Vari, 1942
Infurcitinea teriolella (Amsel, 1954)
Infurcitinea vartianae Petersen, 1962
Infurcitinea walsinghami Petersen, 1962
Ischnoscia borreonella (Milliere, 1874)
Ischnoscia pandorella (Milliere, 1880)
Karsholtia marianii (Rebel, 1936)
Lichenotinea maculata Petersen, 1957
Lichenotinea pustulatella (Zeller, 1852)
Metatinea immaculatella (Rebel, 1892)
Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
Monopis imella (Hubner, 1813)
Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Monopis monachella (Hubner, 1796)
Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Monopis weaverella (Scott, 1858)
Montetinea montana Petersen, 1957
Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Myrmecozela ataxella (Chretien, 1905)
Myrmecozela ochraceella (Tengstrom, 1848)
Nemapogon agenjoi Petersen, 1959
Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
Nemapogon falstriella (Bang-Haas, 1881)
Nemapogon fuscalbella (Chretien, 1908)
Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
Novotinea carbonifera (Walsingham, 1900)
Novotinea liguriella Amsel, 1950
Opogona sacchari (Bojer, 1856)
Rhodobates unicolor (Staudinger, 1870)
Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
Tenaga nigripunctella (Haworth, 1828)
Tenaga rhenania (Petersen, 1962)
Tinea basifasciella Ragonot, 1895
Tinea columbariella Wocke, 1877
Tinea dubiella Stainton, 1859
Tinea flavescentella Haworth, 1828
Tinea murariella Staudinger, 1859
Tinea nonimella (Zagulajev, 1955)
Tinea pallescentella Stainton, 1851
Tinea pellionella Linnaeus, 1758
Tinea semifulvella Haworth, 1828
Tinea translucens Meyrick, 1917
Tinea trinotella Thunberg, 1794
Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
Triaxomera parasitella (Hubner, 1796)
Trichophaga bipartitella (Ragonot, 1892)
Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae
Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
Tischeria decidua Wocke, 1876
Tischeria dodonaea Stainton, 1858
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Tortricidae
Acleris abietana (Hubner, 1822)
Acleris aspersana (Hubner, 1817)
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
Acleris cristana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris emargana (Fabricius, 1775)
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
Acleris hippophaeana (Heyden, 1865)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris hyemana (Haworth, 1811)
Acleris kochiella (Goeze, 1783)
Acleris laterana (Fabricius, 1794)
Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Acleris logiana (Clerck, 1759)
Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
Acleris maccana (Treitschke, 1835)
Acleris notana (Donovan, 1806)
Acleris permutana (Duponchel, 1836)
Acleris quercinana (Zeller, 1849)
Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris roscidana (Hubner, 1799)
Acleris rufana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris scabrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris umbrana (Hubner, 1799)
Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acroclita subsequana (Herrich-Schaffer, 1851)
Adoxophyes orana (Fischer v. Roslerstamm, 1834)
Aethes ardezana (Muller-Rutz, 1922)
Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
Aethes cnicana (Westwood, 1854)
Aethes deaurana (Peyerimhoff, 1877)
Aethes decimana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)
Aethes dilucidana (Stephens, 1852)
Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
Aethes francillana (Fabricius, 1794)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
Aethes languidana (Mann, 1855)
Aethes margaritana (Haworth, 1811)
Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
Aethes pemeantensis Gibeaux, 1985
Aethes piercei Obraztsov, 1952
Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
Aethes rutilana (Hubner, 1817)
Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aethes tornella (Walsingham, 1898)
Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
Aethes williana (Brahm, 1791)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta largana (Rebel, 1906)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis comptana (Frolich, 1828)
Ancylis geminana (Donovan, 1806)
Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
Ancylis selenana (Guenee, 1845)
Ancylis sparulana (Staudinger, 1859)
Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis unculana (Haworth, 1811)
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
Aneuxanthis locupletana (Hubner, 1819)
Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aphelia ferugana (Hubner, 1793)
Aphelia paleana (Hubner, 1793)
Aphelia unitana (Hubner, 1799)
Apotomis capreana (Hubner, 1817)
Apotomis infida (Heinrich, 1926)
Apotomis lineana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
Apotomis turbidana Hubner, 1825
Archips crataegana (Hubner, 1799)
Archips oporana (Linnaeus, 1758)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips rosana (Linnaeus, 1758)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
Argyroploce noricana (Herrich-Schaffer, 1851)
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
Aterpia anderreggana Guenee, 1845
Aterpia corticana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Avaria hyerana (Milliere, 1858)
Bactra bactrana (Kennel, 1901)
Bactra furfurana (Haworth, 1811)
Bactra lancealana (Hubner, 1799)
Bactra robustana (Christoph, 1872)
Bactra venosana (Zeller, 1847)
Barbara herrichiana Obraztsov, 1960
Cacoecimorpha pronubana (Hubner, 1799)
Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
Capua vulgana (Frolich, 1828)
Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
Celypha capreolana (Herrich-Schaffer, 1851)
Celypha cespitana (Hubner, 1817)
Celypha doubledayana (Barrett, 1872)
Celypha flavipalpana (Herrich-Schaffer, 1851)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
Celypha rosaceana Schlager, 1847
Celypha rufana (Scopoli, 1763)
Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
Celypha siderana (Treitschke, 1835)
Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Celypha woodiana (Barrett, 1882)
Choristoneura diversana (Hubner, 1817)
Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
Choristoneura lafauryana (Ragonot, 1875)
Choristoneura murinana (Hubner, 1799)
Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911)
Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)
Clepsis consimilana (Hubner, 1817)
Clepsis dumicolana (Zeller, 1847)
Clepsis neglectana (Herrich-Schaffer, 1851)
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
Clepsis rogana (Guenee, 1845)
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
Clepsis senecionana (Hubner, 1819)
Clepsis siciliana (Ragonot, 1894)
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
Clepsis steineriana (Hubner, 1799)
Clepsis unicolorana (Duponchel, 1835)
Cnephasia alticolana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cnephasia bizensis Real, 1953
Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843)
Cnephasia communana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cnephasia conspersana Douglas, 1846
Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871)
Cnephasia ecullyana Real, 1951
Cnephasia fragosana (Zeller, 1847)
Cnephasia fulturata Rebel, 1940
Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
Cnephasia longana (Haworth, 1811)
Cnephasia pasiuana (Hubner, 1799)
Cnephasia sedana (Constant, 1884)
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
Cochylidia heydeniana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
Cochylimorpha cultana (Lederer, 1855)
Cochylimorpha decolorella (Zeller, 1839)
Cochylimorpha elongana (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Cochylimorpha erlebachi Huemer & Trematerra, 1997
Cochylimorpha halophilana (Christoph, 1872)
Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cochylimorpha jucundana (Treitschke, 1835)
Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
Cochylimorpha perfusana (Guenee, 1845)
Cochylimorpha peucedana (Ragonot, 1889)
Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
Cochylimorpha tiraculana (Bassi & Scaramozzino, 1989)
Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
Cochylis dubitana (Hubner, 1799)
Cochylis epilinana Duponchel, 1842
Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
Cochylis hoffmannana (Kearfott, 1907)
Cochylis hybridella (Hubner, 1813)
Cochylis molliculana Zeller, 1847
Cochylis nana (Haworth, 1811)
Cochylis pallidana Zeller, 1847
Cochylis posterana Zeller, 1847
Cochylis roseana (Haworth, 1811)
Cochylis salebrana (Mann, 1862)
Commophila aeneana (Hubner, 1800)
Corticivora piniana (Herrich-Schaffer, 1851)
Crocidosema plebejana Zeller, 1847
Cydia adenocarpi (Ragonot, 1875)
Cydia albipicta (Sauter, 1968)
Cydia amplana (Hubner, 1800)
Cydia conicolana (Heylaerts, 1874)
Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
Cydia corollana (Hubner, 1823)
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
Cydia derrai Prose, 1988
Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
Cydia exquisitana (Rebel, 1889)
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Cydia ilipulana (Walsingham, 1903)
Cydia illutana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
Cydia inquinatana (Hubner, 1800)
Cydia interscindana (Moschler, 1866)
Cydia intexta (Kuznetsov, 1962)
Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
Cydia millenniana (Adamczewski, 1967)
Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
Cydia pactolana (Zeller, 1840)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cydia semicinctana (Kennel, 1901)
Cydia servillana (Duponchel, 1836)
Cydia splendana (Hubner, 1799)
Cydia strigulatana (Kennel, 1899)
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cydia ulicetana (Haworth, 1811)
Cydia vallesiaca (Sauter, 1968)
Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
Diceratura amaranthica Razowski, 1963
Diceratura infantana (Kennel, 1899)
Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
Diceratura rhodograpta Djakonov, 1929
Diceratura roseofasciana (Mann, 1855)
Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
Dichrorampha alexandrae Passerin d'Entreves, 1972
Dichrorampha alpigenana (Heinemann, 1863)
Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
Dichrorampha bugnionana (Duponchel, 1843)
Dichrorampha cacaleana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha chavanneana (de La Harpe, 1858)
Dichrorampha consortana Stephens, 1852
Dichrorampha distinctana (Heinemann, 1863)
Dichrorampha eximia (Danilevsky, 1948)
Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
Dichrorampha forsteri Obraztsov, 1953
Dichrorampha gemellana (Zeller, 1847)
Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha harpeana Frey, 1870
Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
Dichrorampha incursana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha ligulana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
Dichrorampha sedatana Busck, 1906
Dichrorampha senectana Guenee, 1845
Dichrorampha sequana (Hubner, 1799)
Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
Dichrorampha sylvicolana Heinemann, 1863
Dichrorampha thomanni Huemer, 1991
Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Ditula joannisiana (Ragonot, 1888)
Eana clercana (Joannis, 1908)
Eana cottiana (Chretien, 1898)
Eana cyanescana (Real, 1953)
Eana derivana (de La Harpe, 1858)
Eana incanana (Stephens, 1852)
Eana jaechki Razowski, 1959
Eana joannisi (Schawerda, 1929)
Eana nevadensis (Schawerda, 1929)
Eana penziana (Thunberg, 1791)
Eana viardi (Real, 1953)
Eana argentana (Clerck, 1759)
Eana osseana (Scopoli, 1763)
Eana canescana (Guenee, 1845)
Eana filipjevi (Real, 1953)
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
Endothenia gentianaeana (Hubner, 1799)
Endothenia lapideana (Herrich-Schaffer, 1851)
Endothenia marginana (Haworth, 1811)
Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
Endothenia pauperculana (Staudinger, 1859)
Endothenia pullana (Haworth, 1811)
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Epiblema chretieni Obraztsov, 1952
Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
Epiblema sarmatana (Christoph, 1872)
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epiblema similana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epiblema simploniana (Duponchel, 1835)
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
Epinotia cedricida Diakonoff, 1969
Epinotia crenana (Hubner, 1799)
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
Epinotia dalmatana (Rebel, 1891)
Epinotia demarniana (Fischer v. Roslerstamm, 1840)
Epinotia festivana (Hubner, 1799)
Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
Epinotia granitana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia immundana (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
Epinotia nigricana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia nisella (Clerck, 1759)
Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863)
Epinotia pygmaeana (Hubner, 1799)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia signatana (Douglas, 1845)
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
Epinotia sordidana (Hubner, 1824)
Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
Epinotia tedella (Clerck, 1759)
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
Eriopsela quadrana (Hubner, 1813)
Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
Eucosma albidulana (Herrich-Schaffer, 1851)
Eucosma albuneana (Zeller, 1847)
Eucosma aspidiscana (Hubner, 1817)
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
Eucosma cumulana (Guenee, 1845)
Eucosma diakonoffi Gibeaux, 1984
Eucosma fervidana (Zeller, 1847)
Eucosma gradensis (Galvagni, 1909)
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eucosma incinerana (Constant, 1888)
Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
Eucosma luciana (Chretien, 1908)
Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830)
Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
Eucosma mirificana (Peyerimhoff, 1876)
Eucosma monstratana (Rebel, 1906)
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
Eucosma parvulana (Wilkinson, 1859)
Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
Eucosma rubescana (Constant, 1895)
Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)
Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
Eucosmomorpha albersana (Hubner, 1813)
Eudemis porphyrana (Hubner, 1799)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eugnosta lathoniana (Hubner, 1800)
Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
Eugnosta parreyssiana (Duponchel, 1843)
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
Eupoecilia ambiguella (Hubner, 1796)
Eupoecilia angustana (Hubner, 1799)
Eupoecilia cebrana (Hubner, 1813)
Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schaffer, 1856)
Exapate duratella Heyden, 1864
Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982
Gibberifera simplana (Fischer v. Roslerstamm, 1836)
Grapholita andabatana (Wolff, 1957)
Grapholita funebrana Treitschke, 1835
Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
Grapholita molesta (Busck, 1916)
Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
Grapholita aureolana Tengstrom, 1848
Grapholita caecana Schlager, 1847
Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
Grapholita coronillana Lienig & Zeller, 1846
Grapholita delineana Walker, 1863
Grapholita difficilana (Walsingham, 1900)
Grapholita discretana Wocke, 1861
Grapholita fissana (Frolich, 1828)
Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835
Grapholita internana (Guenee, 1845)
Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
Grapholita lathyrana (Hubner, 1822)
Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Grapholita nebritana Treitschke, 1830
Grapholita orobana Treitschke, 1830
Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gynnidomorpha rubricana (Peyerimhoff, 1877)
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
Gypsonoma imparana (Muller-Rutz, 1914)
Gypsonoma minutana (Hubner, 1799)
Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
Hedya pruniana (Hubner, 1799)
Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
Isotrias hybridana (Hubner, 1817)
Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)
Isotrias stramentana (Guenee, 1845)
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Lepteucosma huebneriana Kocak, 1980
Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lobesia helichrysana (Ragonot, 1879)
Lobesia indusiana (Zeller, 1847)
Lobesia limoniana (Milliere, 1860)
Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
Lobesia porrectana (Zeller, 1847)
Lobesia quaggana Mann, 1855
Lobesia reliquana (Hubner, 1825)
Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842)
Lobesia occidentis Falkovitsh, 1970
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Lozotaenia mabilliana (Ragonot, 1875)
Lozotaenia straminea (Schawerda, 1936)
Lozotaeniodes brusseauxi Gibeaux, 1999
Lozotaeniodes cupressana (Duponchel, 1836)
Lozotaeniodes formosana (Frolich, 1830)
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
Neosphaleroptera nubilana (Hubner, 1799)
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
Notocelia incarnatana (Hubner, 1800)
Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oxypteron exiguana (de La Harpe, 1860)
Oxypteron schawerdai (Rebel, 1936)
Pammene albuginana (Guenee, 1845)
Pammene amygdalana (Duponchel, 1842)
Pammene argyrana (Hubner, 1799)
Pammene aurana (Fabricius, 1775)
Pammene aurita Razowski, 1991
Pammene blockiana (Herrich-Schaffer, 1851)
Pammene cocciferana Walsingham, 1903
Pammene cytisana (Zeller, 1847)
Pammene epanthista (Meyrick, 1922)
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
Pammene gallicana (Guenee, 1845)
Pammene germmana (Hubner, 1799)
Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
Pammene insulana (Guenee, 1845)
Pammene juniperana (Milliere, 1858)
Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
Pammene obscurana (Stephens, 1834)
Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
Pammene oxycedrana (Milliere, 1876)
Pammene populana (Fabricius, 1787)
Pammene purpureana Constant, 1888
Pammene querceti (Gozmany, 1957)
Pammene regiana (Zeller, 1849)
Pammene rhediella (Clerck, 1759)
Pammene salvana (Staudinger, 1859)
Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
Pammene trauniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pandemis cerasana (Hubner, 1786)
Pandemis chondrillana (Herrich-Schaffer, 1860)
Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
Pelatea klugiana (Freyer, 1836)
Pelochrista agrestana (Treitschke, 1830)
Pelochrista caecimaculana (Hubner, 1799)
Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)
Pelochrista fulvostrigana (Constant, 1888)
Pelochrista fusculana (Zeller, 1847)
Pelochrista hepatariana (Herrich-Schaffer, 1851)
Pelochrista infidana (Hubner, 1824)
Pelochrista mancipiana (Mann, 1855)
Pelochrista modicana (Zeller, 1847)
Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
Pelochrista sordicomana (Staudinger, 1859)
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)
Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
Phalonidia manniana (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
Phiaris astrana (Guenee, 1845)
Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
Phiaris helveticana Duponchel, 1844
Phiaris metallicana (Hubner, 1799)
Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
Phiaris scoriana (Guenee, 1845)
Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
Phiaris turfosana (Herrich-Schaffer, 1851)
Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
Phiaris valesiana (Rebel, 1907)
Phtheochroa cymatodana (Rebel, 1927)
Phtheochroa duponchelana (Duponchel, 1843)
Phtheochroa durbonana (Lhomme, 1937)
Phtheochroa frigidana (Guenee, 1845)
Phtheochroa fulvicinctana (Constant, 1893)
Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
Phtheochroa purana (Guenee, 1845)
Phtheochroa rugosana (Hubner, 1799)
Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
Prochlidonia amiantana (Hubner, 1799)
Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schaffer, 1851)
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
Pseudococcyx tessulatana (Staudinger, 1871)
Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
Retinia perangustana (Snellen, 1883)
Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
Rhopobota naevana (Hubner, 1817)
Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhyacionia duplana (Hubner, 1813)
Rhyacionia maritimana Prose, 1981
Rhyacionia miniatana (Staudinger, 1871)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
Rolandylis maiana (Kearfott, 1907)
Selania leplastriana (Curtis, 1831)
Selania resedana (Obraztsov, 1959)
Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spatalistis bifasciana (Hubner, 1787)
Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
Strophedra weirana (Douglas, 1850)
Syndemis musculana (Hubner, 1799)
Thiodia citrana (Hubner, 1799)
Thiodia couleruana (Duponchel, 1834)
Thiodia lerneana (Treitschke, 1835)
Thiodia major (Rebel, 1903)
Thiodia torridana (Lederer, 1859)
Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
Thiodiodes seeboldi (Rossler, 1877)
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tortrix viridana Linnaeus, 1758
Tosirips magyarus Razowski, 1987
Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
Zeiraphera griseana (Hubner, 1799)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schaffer, 1851)

Urodidae
Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Yponomeutidae
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
Euhyponomeutoides ribesiella (Joannis, 1900)
Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)
Kessleria albescens (Rebel, 1899)
Kessleria albomaculata Huemer & Tarmann, 1992
Kessleria alternans (Staudinger, 1871)
Kessleria brachypterella Huemer & Tarmann, 1992
Kessleria inexpectata Huemer & Tarmann, 1992
Kessleria pyrenaea Friese, 1960
Kessleria wehrlii Huemer & Tarmann, 1992
Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847)
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
Paradoxus osyridellus Stainton, 1869
Parahyponomeuta egregiella (Duponchel, 1839)
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
Pseudoswammerdamia combinella (Hubner, 1786)
Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
Swammerdamia caesiella (Hubner, 1796)
Swammerdamia compunctella Herrich-Schaffer, 1855
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
Yponomeuta cagnagella (Hubner, 1813)
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta irrorella (Hubner, 1796)
Yponomeuta mahalebella Guenee, 1845
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Yponomeuta rorrella (Hubner, 1796)
Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
Zelleria abisella (Chretien, 1910)
Zelleria hepariella Stainton, 1849
Zelleria oleastrella (Milliere, 1864)

Ypsolophidae
Ochsenheimeria bubalella (Hubner, 1813)
Ochsenheimeria glabratella Muller-Rutz, 1914
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ochsenheimeria urella Fischer von Roslerstamm, 1842
Ochsenheimeria vacculella Fischer von Roslerstamm, 1842
Phrealcia eximiella (Rebel, 1899)
Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
Ypsolopha divisella (Chretien, 1915)
Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
Ypsolopha indecorella (Rebel, 1903)
Ypsolopha instabilella (Mann, 1866)
Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Zygaenidae
Adscita albanica (Naufock, 1926)
Adscita alpina (Alberti, 1937)
Adscita geryon (Hubner, 1813)
Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Adscita mannii (Lederer, 1853)
Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)
Jordanita hispanica (Alberti, 1937)
Jordanita chloros (Hubner, 1813)
Jordanita globulariae (Hubner, 1793)
Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
Jordanita budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
Jordanita notata (Zeller, 1847)
Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)
Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808
Zygaena occitanica (Villers, 1789)
Zygaena brizae (Esper, 1800)
Zygaena contaminei Boisduval, 1834
Zygaena corsica Boisduval, 1828
Zygaena cynarae (Esper, 1789)
Zygaena erythrus (Hubner, 1806)
Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
Zygaena sarpedon (Hubner, 1790)
Zygaena anthyllidis Boisduval, 1828
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena lavandulae (Esper, 1783)
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
Zygaena nevadensis Rambur, 1858
Zygaena osterodensis Reiss, 1921
Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789)
Zygaena romeo Duponchel, 1835
Zygaena transalpina (Esper, 1780)
Zygaena trifolii (Esper, 1783)
Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання
Fauna Europaea
Списки:Франція
Фауна  Франції
ф